Di seguito è riportata una lista dei Grandi Maestri di scacchi (GM) nominati dalla Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) dal 1950, anno di istituzione del titolo, al 10 ottobre 2022.


Storia
Nel 1950 la FIDE nominò 27 grandi maestri e decise di non attribuire titoli "post mortem", per cui tutti i campioni deceduti prima di tale anno, per es. Emanuel Lasker, Aron Nimzovich, José Raúl Capablanca e Aleksandr Alechin, non sono compresi in questa lista.

Fino al 1967, 17 anni dopo l'inizio dell'assegnazione del titolo, sono stati nominati 100 grandi maestri; ci sono voluti solo 12 anni, ovvero fino al 1979, per raggiungere il numero di 200. Nel 2004 si è arrivati a 1000 grandi maestri e ci sono voluti solo due anni, fino al 2006, per raggiungere la soglia di 1100 GM. Con 91 nuovi grandi maestri, il 2007 è stato l'anno con il maggior numero di nomine. Il 1969 è stato l'unico anno in cui non è stato nominato alcun nuovo grande maestro.

Al giugno 2022, 39 donne hanno ottenuto il titolo di grande maestro assoluto. La prima è stata Nona Gaprindashvili nel 1978. Il più giovane grande maestro al momento dell'acquisizione del titolo è Abhimanyu Mishra a 12 anni, 4 mesi e 25 giorni, che nel 2021 ha sostituito Sergei Karjakin, che aveva ottenuto l'ultima norma di GM nel 2002 a 12 anni e 7 mesi. Il giocatore più anziano a ricevere il titolo di GM è stato Jacques Mieses nel 1950, all'età di 85 anni. 

Come mostrato nei diagrammi a fianco, c'è stato un aumento molto rapido nel numero di GM, in particolare dal 1990 in poi. Nel marzo 2022 la FIDE elenca  grandi maestri in vita, mentre risultano deceduti 226 grandi maestri.

Legenda
 La nazionalità è riferita alla Federazione nazionale di appartenenza, indipendentemente dal paese di nascita o di residenza. Negli ultimi anni diversi grandi maestri hanno cambiato federazione, per cui la nazionalità può essere indicata diversamente da altre fonti. I GM dell'ex Unione Sovietica sono indicati come russi, ucraini, ecc. in base al luogo di nascita. Analogamente per i GM dell'ex Cecoslovacchia (Repubblica Ceca oppure Slovacchia). 
 L'anno è quello in cui la FIDE ha attribuito ufficialmente il titolo.
 Nelle note: W indica un GM donna, HG un grande maestro Ad honorem, SGM un "Super GM", titolo non ufficiale ma spesso usato per i grandi maestri che hanno raggiunto o superato i 2.700 punti Elo.

Lista 
 Lista aggiornata al 10 ottobre 2022.
 Le colonne sono ordinabili tramite i pulsanti a fianco dei titoli.
{| class="sortable wikitable"
|+ 
! Nome !! Nascita !! Decesso !!Anno!! Paese !!Note

|-
| ||1973-07-31||  ||2007|| ||
|-
| ||1982-08-01 || ||2013 ||||
|-
| ||1995-05-14|| ||2011|| ||
|-
| ||1979-01-31||||2007||||
|-
| ||1980-12-02||||2007||||
|-
| ||2000-01-12||||2021||||W
|-
| ||1982-10-13||||2008||||
|-
| ||1951-02-14||2021-12-19||1984||||
|-
| ||1978-07-09||||2008||||
|-
| ||2004-09-18 || ||2018|||| SGM
|-
| ||1981-05-10||||1998||||
|-
| ||1991-02-27 || ||2018||||
|-
| ||1971-11-17||||1989|||| SGM
|-
| ||1992-08-15 ||||2010||||SGM
|-
| ||1965-03-16||||1986||||
|-
| ||1987-02-19||||2005||||
|-
| ||1950-03-31||||1973||||
|-
| ||2000-08-29||||2020||||
|-
| ||1974-08-31||||2002||||
|-
| ||1986-12-05 || ||2014||||
|-
| ||1967-05-15||||1985||||
|-
| ||1994-03-01 || || 2014 ||  ||
|-
| ||1966-08-15||||1997|| ||
|-
|  ||1991-01-05|| ||2019||||
|-
| ||1954-09-06||1986-08-27||1984|| ||
|-
| ||1988-04-18||||2008|| ||
|-
| ||1981-06-08 || ||2015|| ||
|-
| ||1961-02-08||||1995|| ||
|-
|  ||1988-09-01|| ||2013||||
|-
|  ||1909-05-14||1987-01-13||1983|| || HG
|-
| ||1969-01-17 || ||2010|| ||
|-
| ||2000-12-26|| ||2019||||
|-
| ||1945-08-21||||1977|| ||
|-
| ||1997-06-22 || ||2012|| ||SGM
|-
| ||1985-11-28||||2002|| || SGM
|-
| ||1998-01-17||||2017|| || 
|-
| ||1973-05-11||||1997|| ||
|-
| ||1976-08-29||||1993|| || SGM
|-
| ||1981-10-28||||2006|| ||
|-
| ||1974-06-01||||1998|| ||
|-
| ||1974-09-07||||2009|| ||
|-
| ||1988-09-13 || ||2013 || ||
|-
| ||1981-11-02||||2009|| ||
|-
| ||1988-05-10 ||||2010|| ||
|-
| ||1970-05-04||||1992|| ||
|-
| ||1988-07-27 || ||2010|| ||
|-
| ||1986-08-08 || ||2013 || ||
|-
| ||1986-09-06||||2009|| ||
|-
| ||1988-09-09||||2006|| || SGM
|-
| ||1978-04-13||||2002|| ||
|-
| ||1992-08-24||||2016|| ||
|-
| ||1970-06-11||||1996|| ||
|-
| ||2006-12-10||||2022|| || 
|-
| ||1969-12-11||||1988|| || SGM
|-
| ||1964-07-16||2016-12-25||1993|| ||
|-
| ||1995-03-01 || ||2016|| ||
|-
| ||1951-06-27||||1972|| ||
|-
| ||1980-03-12||||2005|| ||
|-
| ||1990-02-05||||2007|| || SGM
|-
| ||1989-03-11||||2007|| ||
|-
| ||1957-04-30||||2001|| ||
|-
|  ||1986-04-19|| ||2019||||
|-
| ||1969-01-20||||2001|| ||
|-
|  ||1985-11-24 ||||2022|| || 
|-
| ||1960-03-20||||2005|| ||
|-
| ||1972-05-29||||1998|| ||
|-
| || 1985-03-20|| ||2011||||
|-
| ||1968-12-09||||2000|| ||
|-
| ||1997-06-19|| ||2013 || ||
|-
| ||1995-06-23||||2013|| ||
|-
| ||1980-12-03 || ||2010||||
|-
| ||1962-02-19||||1993|| ||
|-
| ||1929-05-14||1994-05-13||1964|| ||
|-
| ||1962-02-06||||1994|| ||
|-
| ||1995-04-28||||2017|| ||
|-
| ||1970-04-19||||1995|| ||
|-
| ||1971-07-18||||2008|| ||
|-
| ||1968-07-19||||2009|| ||W
|-
| ||1952-01-28||2003-11-30||1994|| ||
|-
| ||1954-06-23||||1991|| ||
|-
| ||1951-12-05||2017-10-28||1978|| ||
|-
| || 1991-12-24 || ||2017||  ||
|-
| ||1967-07-21||||1990|| ||
|-
| ||1986-06-15||||2002|| || SGM
|-
|   ||1976-07-05||||2004|| ||
|-
| ||1961-01-08||||1995|| ||
|-
| ||1960-11-13||||1986|| ||
|-
| ||1992-11-20||||2012|| ||
|-
| ||1982-10-06||||2001|| || SGM
|-
| ||1985-07-09||||2006|| ||
|-
| ||1993-11-27 || || 2014 ||  ||
|-
| ||1980-08-16|| ||2009|| ||
|-
| ||1998-03-05|| || 2014 ||  || SGM
|-
| ||1988-04-21 || ||2008|| ||
|-
| ||1984-05-31||||2006|| ||
|-
| ||2001-10-09|| ||2019||||
|-
| ||1961-05-07||||1994|| ||
|-
| ||1960-10-20||2004-08-22||1992|| ||
|-
| ||1966-03-06||||1999|| ||
|-
| ||1990-08-14 || ||2015|| ||
|-
|  ||1986-08-17|| ||2019||||
|-
| ||1987-06-29||||2007|| ||
|-
| ||1980-04-24||2008-06-09||1998|| ||
|-
| ||1994-11-28||||2015 || ||
|-
| ||1994-12-28||||2023|| ||
|-
| ||1964-10-10||||1994|| ||
|-
| ||1922-02-08||2022-05-07||1952|| ||
|-
| ||1986-01-31||||2006|| ||
|-
| ||1978-01-08||||1997|| ||
|-
| ||1983-05-19||||2003|| ||
|-
| ||1960-05-16||||1988|| || SGM
|-
| ||1981-09-03||||2007|| ||
|-
| ||1986-05-08||||2010|| ||
|-
| ||1973-10-02||||1997||  ||
|-
| ||1967-02-19||||1996|| ||
|-
| ||1988-06-21||||2012|| ||
|-
| ||1989-11-04||||2008|| ||
|-
| ||1983-01-22||||1997|| || SGM
|-
| ||1969-02-21||||1999|| ||
|-
| ||1964-11-28||||1999|| ||
|-
| || 1993-03-20 || ||2017||  ||
|-
| ||1978-11-20||||2003|| ||
|-
| ||1979-10-10||||2002|| ||
|-
| ||1936-08-16||2000-07-20||1978|| ||
|-
| ||1990-07-13|| || 2014 ||  ||
|-
| ||1999-05-18 || ||2015|| ||
|-
| ||1996-01-27 || ||2013 || ||
|-
| ||1988-10-15  || || 2022 || ||
|-
| ||1978-02-25|| ||2004 || ||
|-
| ||1981-05-12|| ||2004|| ||
|-
| ||2002-05-21|| ||2004|| ||
|-
| ||1949-03-12||||1973|| ||
|-
|  ||1990-04-16|| ||2019||||
|-
| ||1941-09-10||1998-09-24||1976|| ||
|-
| ||1966-07-28||||1999|| ||
|-
| ||1991-10-28 || || 2011 || ||
|-
| ||1987-03-10||||2004|| ||
|-
| ||1978-05-20||||2001|| ||
|-
| ||1989-04-08|| || 2011 || ||
|-
| ||1988-09-27||||2004|| ||
|-
| ||1961-08-21||2001-03-04||1987|| ||
|-
| ||1986-09-29||||2011|| ||
|-
| ||1972-01-23|||| 2010 || ||
|-
| ||1911-08-21||1986-02-27||1954|| ||
|-
| ||1936-02-21||2016-04-07||1967|| ||
|-
| ||1966-11-21||||1989|| || SGM
|-
| ||1957-01-30||||1986|| ||
|-
| ||1992-08-07||||2011|| ||
|-
| ||1986-06-29 || || 2011 || ||
|-
| ||1966-04-03||||2000|| ||
|-
| ||1985-01-03||||2004|| ||
|-
| ||1966-10-27||||1991|| ||
|-
| ||1962-01-01||||2003|| ||
|-
| ||1991-01-16|| ||2013 || ||
|-
| ||1997-12-15|| ||2018||||
|-
|  ||1987-02-04 ||||2012 || ||
|-
| ||1987-01-01|| ||2018||||
|-
| ||2004-01-22|| ||2020||||
|-
| ||1967-11-29||||1998|| ||
|-
| ||1977-01-11||||1997|| ||
|-
| ||1973-10-15||||1997|| ||
|-
| ||1979-09-26 || || 2011 || ||
|-
| ||1950-03-17||||1994|| ||
|-
| ||1971-08-02||||2000|| ||
|-
| ||1953-12-17||||1975|| || SGM
|-
| ||1962-11-23||||2002|| ||
|-
| ||1998-03-14 || ||2018||||
|-
| ||1950-05-08||||1979|| ||
|-
| ||1993-07-29 ||||2013 || ||
|-
| ||1984-08-06||||2003|| ||
|-
| ||1977-06-17||||2002|| ||
|-
| ||1991-02-15||||2013 || ||
|-
| ||1964-03-11||||1986|| ||
|-
| ||1928-07-15||2019-08-26||1958|| ||
|-
| ||1990-01-04||||2006|| ||
|-
| ||1964-07-15||||1995|| ||
|-
| ||1967-07-02||||1997|| ||
|-
| ||1980-04-14||||2007|| ||
|-
| ||1981-12-28||||2004|| ||
|-
| ||1985-08-08||||2002|| || SGM
|-
| ||1994-10-17 || || 2014 ||  ||
|-
| ||1986-05-31||||2013 || ||
|-
| ||1882-10-02||1962-11-30||1950|| ||
|-
| ||1971-04-01||||1994|| ||
|-
| ||1969-06-30||||1999|| ||
|-
| ||1972-05-23||||1999|| ||
|-
|  ||2000-02-07|| ||2019||||
|-
| ||1984-06-04||||2008|| ||
|-
| ||1932-08-11||2010-03-20||1962|| ||
|-
| ||1989-05-15 || ||2020|||| 
|-
| ||1990-10-17||||2007|| ||
|-
| ||1974-07-25 || || 2006 || ||
|-
| ||1961-06-09||||1990|| ||
|-
| ||1929-10-08||2017-04-05||1957|| ||
|-
| ||1958-01-01||||2003|| ||
|-
| ||1975-12-14||||2011|| ||
|-
| ||1950-11-19||||1978|| ||
|-
| ||2004-06-26 || ||2020||||
|-
| ||1966-01-01||||2004|| ||
|-
| ||1968-06-22||||1993|| ||
|-
| ||1980-04-17||||2001|| ||
|-
| ||2002-09-20 || ||2022 || ||
|-
| ||1990-10-19||||2013|| ||
|-
| ||1997-04-18||||2015|| || 
|-
| ||1988-04-20||||2004|| ||
|-
| ||1931-10-30||2000-04-03||1961|| ||
|-
| ||1977-09-09||||2005|| ||
|-
| ||1982-10-20||||2003|| ||
|-
| ||1990-01-06 || ||2020||||
|-
| ||1958-10-15||||1986|| ||
|-
| || 1993-02-04 ||2020-03-05||2017||  ||
|-
| ||1964-12-31||||1993|| ||
|-
| ||1991-01-17||||2009|| ||
|-
| ||1889-04-14||1952-06-18||1951|| ||
|-
| ||1988-04-26|||| 2008|| ||
|-
| ||1977-07-03||||2008|| ||
|-
| ||1995-01-25||||2014||  ||
|-
|  ||1920-03-20||1996-06-28||1977||||HG
|-
| ||1919-06-09||1977-02-15||1950|| ||
|-
| ||1971-12-14||||1991|| || SGM 
|-
| ||1913-05-12||1979-06-14||1950|| ||
|-
| ||1910-02-09||1990-01-07||1984||||HG
|-
| ||1966-03-28||||2004|| ||
|-
| ||1986-07-27|| ||2008|| ||
|-
| ||1988-04-30|| ||2009|| ||
|-
| ||1973-08-10||||2001|| ||
|-
| ||1996-10-18 || ||2015|| ||
|-
| ||1997-03-15|| || 2014 ||  ||
|-
| ||1988-08-08|| ||2008|| ||
|-
| ||1911-08-17||1995-05-05||1950|| ||
|-
| ||1950-04-16||||1993|| ||
|-
| ||1987-11-14 || || 2011 || ||
|-
| ||1988-02-08|| ||2008|| ||
|-
| ||1974-04-02|| ||2009|| ||
|-
| ||1966-05-04||||2005|| ||
|-
|  ||1997-01-09 ||||2022|| || 
|-
| ||1988-03-31||||2007|| ||
|-
| ||1969-03-27||||1994|| ||
|-
| ||2002-03-27||||2020|| ||
|-
| ||1982-03-19 || || 2014 ||  ||
|-
| ||1924-02-19||2006-12-05||1950|| ||
|-
|  ||2001-12-19|| ||2019||||
|-
| ||1949-01-10||2015-06-24||1970|| ||
|-
| ||1989-06-27||||2010|| ||
|-
| ||1967-05-29||||1994|| ||
|-
| ||1982-05-02||||2000|| || SGM
|-
| ||1962-09-28||||2001|| ||
|-
| ||1982-12-14||||2007|| ||
|-
| ||1985-12-10||||1999|| || SGM
|-
| ||2004-01-22||||2021|| || 
|-
| ||1981-02-20||||2007|| ||
|-
| ||1976-12-25 || || 2008 || ||
|-
| ||1995-05-03||2016-01-12||2011|| ||
|-
| ||1937-12-02||2017-02-23||1976|| ||
|-
| ||1987-02-12||2020-12-17||2012|| ||
|-
| ||1982-02-21||||2003|| ||
|-
| ||1990-04-02 || ||2015|| ||
|-
| ||2001-07-01 || ||2018||||
|-
| ||1967-06-06||||1994|| ||
|-
| ||1946-11-20||2017-10-30||2007|| ||
|-
| ||1988-11-19 ||||2010|| ||
|-
| ||1955-03-05||||1993|| ||
|-
| ||1928-04-20||2013-04-12||1964|| ||

|-
| ||1976-12-25||||2004|| ||
|-
| ||1958-07-01||||1995|| ||
|-
| ||1957-06-30||||1986|| ||
|-
| ||1959-03-06||||2005|| ||
|-
| ||1990-01-21 || || 2010 || ||
|-
|  ||1896-04-19||1981-02-14||1977||||HG
|-
| ||2004-10-10|| || 2022 || ||
|-
| ||1973-09-06||||2003|| ||
|-
| ||1990-11-30||||2004|| || SGM
|-
| ||1982-12-24||||2007|| ||
|-
| ||1992-07-30||||2007|| || SGM
|-
| ||1989-03-11||||2021|| || 
|-
| ||1976-08-02||||2009|| ||
|-
| ||1974-01-30||||1997|| ||
|-
| ||1945-02-06||||1985|| ||
|-
| ||1955-11-27||||1984|| ||
|-
| ||1943-09-23||2022-01-24||1997|| ||
|-
| ||1947-06-16||||1987|| ||
|-
| ||1986-11-26||||2004|| || SGM
|-
| ||1969-08-26||||2004|| ||
|-
| ||1936-10-15||2015-02-06||2000|| ||
|-
| ||1989-09-26|| ||2011|| ||
|-
| ||1960-03-06||||1985|| ||
|-
| ||1967-06-11||||2000|| ||
|-
| ||1944-09-25||||1975|| ||
|-
| ||1988-07-09||||2010|| ||
|-
| ||1972-07-01|| || 2003 || ||
|-
| ||1971-08-13||||2001|| ||
|-
| ||1960-04-04||||1983|| ||
|-
| || 1999-05-28|| ||2017||  ||
|-
| ||1983-05-06||||2006|| ||
|-
| ||1978-12-18||||2012|| ||
|-
| ||1990-08-22||||2007|| ||
|-
| ||1966-01-18||||1990|| || SGM
|-
| ||1991-07-15|| || 2013 || ||
|-
| ||1986-11-08|| ||2006|| ||
|-
| ||1959-04-04||2012-01-13||1993|| ||
|-
| ||1968-11-20||2014-06-15||1992|| ||
|-
| ||1951-04-29||2016-12-31||1996|| ||
|-
| ||1973-02-25 || || 1999 || ||
|-
|  ||2001-12-19||||2019||||
|-
|  |||1997-03-20||||2019||||
|-
| ||1991-01-27||||2009|| ||
|-
| ||1984-12-28||||2004|| || SGM
|-
| ||1999-11-09||||2015|| ||
|-
| ||1925-05-13||2006-02-18||1960|| ||
|-
| ||2001-12-10||||2017|| ||
|-
| ||1998-06-10 || ||2018||||
|-
| ||1956-06-27||||1977|| ||
|-
| ||1979-10-06||||2009|| ||
|-
| ||1961-01-17||||1984|| ||W
|-
| ||1969-10-25||||2001|| ||
|-
| ||1978-07-03||||2006||||
|-
| ||1957-12-21||||1991|| ||
|-
| || 1996-11-07|| ||2016|| ||
|-
| ||1932-01-16||1983-09-10||1979|| ||
|-
| ||1935-11-12||2014-08-17||1965|| ||
|-
| ||1983-07-19|| ||2008 || ||W
|-
| ||1978-05-10 || ||2013 || ||
|-
| ||1971-06-22||||1999|| ||
|-
| ||1967-03-01||||1992|| ||
|-
| ||1991-08-07||||2008|| ||
|-
| ||1999-08-02 || ||2018||||
|-
| ||1995-07-02 ||||2010|| ||
|-
| ||1985-09-04||||2008|| ||
|-
| ||1987-07-07||||2008|| ||
|-
| ||1963-04-23||||1992|| ||W
|-
| ||1962-07-31||||1994|| ||
|-
| ||1992-02-07||||2012|| ||
|-
| ||1940-06-02||2021-07-28||1973|| ||
|-
| ||1975-10-28||||2009|| ||
|-
| ||1981-04-09|| ||2011|| ||
|-
| ||1969-09-28||||1995|| ||
|-
| || 1987-17-03|| ||2015 || ||
|-
| ||1978-10-05||2012-09-14||2008|| ||
|-
| ||1979-01-06||||2007|| ||
|-
| ||1961-10-10||||1987|| ||
|-
| ||1980-06-21||||2003|| ||
|-
| ||1988-04-14||||2006|| ||
|-
| ||1975-12-26||||2003|| ||

|-
| ||1979-11-03||||2011|| ||
|-
|  ||1910-04-08||2000-04-28||1986||||HG
|-
| ||1979-10-22 || || 2014 ||  ||
|-
| ||1927-03-23||2011-02-12||1964|| ||
|-
| ||1961-06-17||||1989|| ||
|-
| ||1966-01-21||||1996|| ||
|-
| ||1978-08-16|| ||2010|| ||W
|-
| ||1974-01-03||2016-08-08||1999|| ||
|-
| ||1986-03-14 || || 2011 || ||
|-
| ||1978-05-10||||1995|| ||
|-
| ||2005-10-01||||2021|| ||
|-
| ||1934-02-24||||1964|| ||
|-
| ||1991-01-24||||2013 || ||
|-
|  ||1993-06-27 ||||2013||||
|-
|  ||1982-04-20 ||||2006||||
|-
| || 1997-08-07 || ||2016|| ||
|-
| ||1965-11-28||||1990|| ||
|-
| ||1970-03-26||||1998|| ||
|-
| ||1960-07-31||||1993|| ||
|-
| ||1975-05-24||||2004|| ||
|-
| ||1980-11-04||||2000|| ||
|-
| || 2001-10-08 || ||2016|| ||SGM
|-
| ||1987-06-03||||2006|| ||
|-
| ||1971-01-26||||1998|| ||
|-
| ||1976-10-02||||2002|| ||
|-
| ||1971-07-15||||1997|| ||
|-
| ||1981-09-17||||2002|| ||
|-
| ||1990-05-08||||2017|| ||
|-
|  ||1934-07-05||2012-12-29||1999||||HG
|-
| ||1987-08-20||||2013 || ||
|-
| ||1992-06-17 || ||2020||||
|-
| ||1991-04-14||||2015 || ||
|-
| ||1979-05-15||||1998|| ||
|-
|  ||1914-02-20||2005-01-02||1981||||HG
|-
| ||1979-11-10||||1998|| ||
|-
| ||1980-10-07||||2008|| ||
|-
| ||1971-05-21||||2000|| ||
|-
| ||1990-02-09||||2009|| ||
|-
| ||1986-09-29 || ||2018||||
|-
| ||1933-04-06||2010-02-19||1974|| ||
|-
| ||1993-03-27 || ||2018||||
|-
| ||1968-04-11||||1993|| ||
|-
| ||1992-10-24||||2009|| || SGM
|-
| ||1958-12-04||||1991|| ||
|-
| ||1958-04-02||||1988|| ||
|-
| ||1976-11-06 || || 2004|| ||
|-
| ||1983-01-26||||2005|| ||
|-
| ||1970-01-25||||1996|| ||
|-
| ||1966-01-29||||1986|| ||
|-
| ||1984-04-13||||2004|| ||
|-
| ||1964-10-26||2021-07-01||1988|| ||
|-
| ||1959-02-20||||1982|| ||
|-
| ||1983-09-23||||2000|| || SGM
|-
|  ||1964-11-07 ||||2012 || ||
|-
| ||1958-07-21||||1990|| ||
|-
| ||1998-03-22||||2015 || ||
|-
| ||1927-07-06||1988-11-27||1959|| ||
|-
| ||1952-05-01||||1978|| ||
|-
| ||1980-08-04||||2003|| ||
|-
| || 1989-04-10 || ||2016|| ||
|-
| ||1999-03-05 || ||2018||||
|-
| ||1995-06-25|| ||2013 || ||
|-
| ||1962-12-06||||1993|| ||
|-
| ||1967-12-16||||2000|| ||
|-
| ||1969-01-30||||1989|| || SGM
|-
| ||1977-04-25 || || 2011 || ||
|-
| ||1984-05-22||||2004|| ||
|-
| ||1996-04-18 || || 2011 || ||SGM
|-
| ||1998-04-26 || ||2013 || ||SGM
|-
| ||1992-02-24 || || 2010 || ||
|-
| ||1882-10-30||1957-01-05||1950|| ||
|-
| ||1955-07-26||||1982|| ||
|-
| ||1990-10-21 || || 2014 ||  ||
|-
| ||1958-11-02||||1990|| ||
|-
| ||1949-04-10||||1995|| ||
|-
| ||1987-01-01|| ||2008|| ||W
|-
| ||1980-04-05||||2006|| ||
|-
| ||1944-05-05||||1977|| ||
|-
| ||1983-07-17||||2007|| ||
|-
| ||1983-11-26||||2001|| || SGM
|-
| ||1989-06-08 || || 2009 || ||

|-
| ||1976-01-12||||2001|| ||
|-
| ||1960-09-16||||1992|| ||
|-
| ||1970-06-18||||2000|| ||
|-
| ||1962-10-14||||1987|| ||
|-
| ||1956-11-23||||1986|| ||
|-
| ||1985-01-29 || || 2010 || ||
|-
| ||1966-07-14|| ||2008|| ||
|-
| ||1996-08-29||2016-11-26|| 2013 || ||
|-
| ||1913-02-15||1997-02-02||1952|| ||
|-
| ||1983-05-10||||2001|| || SGM
|-
| ||1976-02-01||||1994|| ||
|-
| ||1967-03-14||||1995|| ||
|-
| ||1963-02-02||||1997|| ||
|-
| ||2002-10-14|| ||2020||||
|-
| ||1989-09-05 || ||2018||||
|-
| ||1965-07-11||||1990|| ||
|-
| ||1979-03-30||||2017|| ||
|-
| ||1987-09-02||||2007|| ||
|-
| ||1983-01-27||||2003|| ||
|-
| ||2003-09-03 || ||2018||||SGM
|-
| ||1949-09-29||||1977||  ||
|-
| ||1958-04-11||||1992|| ||
|-
| ||1979-01-08||||2007|| || 
|-
| ||1960-08-17||||1991|| ||
|-
| ||1997-03-10 || ||2012|| ||
|-
| ||1949-01-05||||1983|| ||
|-
| ||1987-07-30||||2017|| ||
|-
| ||1923-04-21||1987-02-02||1984|| ||
|-
| ||1901-05-20||1981-11-26||1950|| ||
|-
| ||1932-03-22||2010-11-15||1957|| ||
|-
| ||1985-10-28||||2005|| ||
|-
| ||1973-07-03 || || 2003 || ||

|-
| ||1946-04-01||||1976|| ||
|-
| ||1996-02-29||||2017|| ||
|-
|  ||2000-01-03|| ||2019||||
|-
| ||1972-09-27||||1995|| ||
|-
| ||1981-03-14||||2002|| ||
|-
| ||1958-09-27||||1986|| ||
|-
| ||1995-02-16 || || 2011 || ||
|-
| ||1996-02-01|| ||2013 || ||
|-
| ||1981-04-04||||2002|| ||
|-
| ||1991-03-11||||2007|| ||
|-
| ||1961-04-12||||2007|| ||
|-
| ||1962-10-18||||2003|| ||
|-
|  ||1985-05-09 ||||2022|| || 
|-
| ||1954-05-03||||1986|| ||
|-
| ||1983-01-23 || ||2018||||
|-
| ||1994-06-24 || ||2018||||
|-
| ||1988-03-11||||2007|| ||
|-
| ||1928-10-27||2009-04-27||1955|| ||
|-
| ||1986-12-06||||2008|| ||
|-
| ||1975-11-28||||1996|| ||
|-
| ||1914-10-11||1993-03-26||1950|| ||
|-
| ||1969-09-06|| ||2009|| ||
|-
| ||1975-01-01||||1995|| ||
|-
| || 1993-01-01||||2017|| ||
|-
| ||1983-03-22 || || 2011 || ||
|-
| ||1957-07-26||||1985|| ||
|-
| ||2003-06-18 || ||2018|| ||SGM
|-
| ||1943-03-09||2008-01-17||1958|| || SGM
|-
| ||1973-04-20||||2007|| ||
|-
| ||1968-05-08||||1992|| ||
|-
| ||1959-02-12||||1987|| ||
|-
| ||1933-09-30||1983-12-09||1980||||HG
|-
| ||1908-11-21||1983-07-18||1950|| ||
|-
| ||1986-01-27 || ||2020||||
|-
| ||1982-12-18|| ||2008|| ||
|-
| ||1990-09-10|| ||2009|| ||
|-
| ||1984-08-17 || || 2010 || ||
|-
| ||1991-06-02 || ||2013 || ||
|-
| ||1969-11-21||||2003|| ||
|-
| ||1959-06-15||||1994|| ||
|-
| ||1980-11-18||||2002|| ||
|-
| ||1994-06-12||||2016|| ||
|-
| ||1999-04-30 || ||2016|| ||
|-
| ||2001-03-03 || ||2018||||
|-
| ||1935-07-30||2018-12-06||1974|| ||
|-
| ||1956-05-12||||1991|| ||
|-
| ||1981-11-30||||2000|| || SGM
|-
| ||1976-02-15||||2001|| ||
|-
| ||1986-12-03|| ||2008|| ||
|-
| ||1986-05-20||||2007|| ||
|-
| ||1957-10-30||||1980|| ||
|-
| ||1931-05-13||2011-10-02||1990||||HG
|-
| ||1920-12-01||1978-03-16||1966|| ||

|-
| ||1975-03-03||||1996|| ||
|-
| ||1982-12-26||||2009|| ||
|-
| ||1995-05-19||||2012|| ||
|-
| ||2002-01-02||||2022|| ||
|-
| || 1997-09-02 || ||2016|| ||
|-
| ||1985-01-03||||2002|| ||
|-
| ||1985-07-19||||2006|| ||
|-
| ||1965-01-17||||2003|| ||
|-
| ||1966-04-25||||2002|| ||
|-
| ||1979-02-01||||2000|| ||
|-
| ||1964-05-04||||1991|| ||
|-
| ||1989-12-10 || ||2018||||
|-
| ||2003-12-10||||2022|| || 
|-
| ||1996-10-01||||1995|| ||
|-
| ||1983-02-24||||2003|| ||
|-
| ||1941-05-03||||1978|| ||W
|-
| ||1982-01-16||||2002|| ||
|-
| ||1984-07-24||||2009|| ||
|-
| ||1954-03-09||2001-01-15||1992|| ||
|-
| ||1953-12-09||1990-10-26||1976|| ||
|-
| ||1971-04-02||2002-02-19||1996|| ||
|-
| ||1944-07-04||||1975|| ||
|-
| ||1953-12-02||||1985|| ||
|-
|  ||1992-10-21|| ||2019||||
|-
| ||1988-03-03||||2004|| ||
|-
| ||1995-05-23 || ||2018||||
|-
| ||1963-11-30||||1995|| ||
|-
| ||1957-07-29||2016-04-27||1984|| ||
|-
| ||1960-10-20||||2010|| ||
|-
| ||1983-04-11||||2002|| ||
|-
| ||2001-12-13||||2022|| || 
|-
| ||1970-11-30||||1997|| ||
|-
| ||1978-04-08||||1999|| ||
|-
| ||1968-06-24||||1989|| || SGM
|-
| ||1986-08-11 || ||2011|| ||
|-
| ||1970-04-05||||2002|| ||
|-
| ||1991-02-08 || ||2015|| ||
|-
| ||1996-01-02||||2017|| ||
|-
| ||1965-11-28||||1985|| ||
|-
| ||1958-05-24||||1988|| ||
|-
| ||1975-08-27||||2000|| ||
|-
| ||1980-06-03||||2000|| ||
|-
| ||1982-08-11||||2001|| ||
|-
| ||1975-03-30||||2007|| ||
|-
| ||1944-04-06||||1965|| ||
|-
|  ||1934-01-24||2008-11-22||1986||||HG
|-
| ||2001-07-26 || ||2020||||
|-
| ||1998-08-10|| ||2016|| ||
|-
| ||1971-08-11 || || 2013 || ||
|-
| ||1971-08-11||||2006|| ||
|-
| ||1964-10-10||||1993|| ||
|-
| ||1947-11-09||||1977|| ||
|-
| ||1937-02-08||2000-04-13||1967|| ||
|-
| ||1994-06-28|| ||2009|| || SGM
|-
| ||1991-06-04|| ||2021|| || W
|-
| ||1999-07-04|| ||2016|| ||
|-
| ||1963-03-20||||1993|| ||
|-
| ||1961-11-07||||1990|| ||
|-
| ||1923-02-23||2012-08-14||1951|| ||
|-
| ||1988-04-06 ||||2014 || ||
|-
| ||1967-06-30||||1996|| ||
|-
| ||1953-04-21||2015-12-23||1993|| ||
|-
| ||1991-11-19 || || 2013|| ||
|-
| ||1965-02-27||||1989|| ||
|-
| ||1990-07-29 || || 2011 || ||
|-
| ||1971-06-23||||1996|| ||
|-
|  ||1911-03-01||1995-01-07||1985||||HG
|-
| ||1989-05-09|| ||2020||||
|-
| ||1985-05-23|| ||2008|| ||
|-
| ||1958-02-15||||2004|| ||
|-
| || 1987-10-23 || ||2016|| ||
|-
| ||1988-04-24 || || 2010 || ||
|-
| ||1974-02-05 || || 2008 || ||
|-
| ||1968-06-24||||2004|| ||
|-
| ||1972-11-21|| ||2008|| ||
|-
| ||1973-06-10 ||||2014 || ||
|-
| ||1973-08-12||||2006|| ||
|-
| ||1988-08-17 || ||2018||  ||
|-
| ||1981-01-12|| ||2008|| ||
|-
| ||1989-03-29||||2007|| ||
|-
| ||1990-02-07 ||||2012 || ||
|-
| ||1986-09-04 || || 2009 || ||
|-
| ||1998-09-28 ||||2018||||W
|-
| ||1976-05-04||||2005|| ||
|-
| ||1990-02-07 ||||2012 || ||
|-
| ||1974-02-13||||2005|| ||
|-
|  ||1983-06-02 ||||2014 || ||
|-
| ||1971-01-03||||2002|| ||
|-
| ||1986-03-27||||2007|| || SGM
|-
| ||1962-08-25||||1992|| ||
|-
| ||1967-02-25||||1986|| ||
|-
| ||1993-06-03 || || 2010 || ||
|-
| ||1937-09-06||2008-05-13||1998|| ||
|-
| ||1964-04-17||||1989|| ||
|-
| ||1977-02-18||||1995|| ||
|-
| ||1993-05-29 || ||2013 || ||
|-
| ||1970-11-13||||2002|| ||
|-
| ||1983-11-02||||2003|| ||
|-
| ||1987-05-26 || || 2011 || ||
|-
| ||1989-01-27|||||2008|| ||
|-
| ||1995-02-25|| || 2013 || ||
|-
| ||1983-10-31||||1999|| || SGM
|-
| ||1966-03-30||||1993|| ||
|-
| ||1960-06-09||||1986|| ||
|-
| ||1995-09-07 || ||2012|| ||
|-
| ||1956-02-28||||1980|| ||
|-
| ||1893-11-21||1962-04-03||1950|| ||
|-
| ||1988-01-20||||2017|| ||
|-
| ||1936-03-19||2002-09-23||1967|| ||
|-
| ||2001-09-15|| ||2022 || ||
|-
| ||1981-06-18 ||||2014|| ||
|-
| ||1913-04-06||1998-09-11||1960||||
|-
|  ||2006-05-29|| ||2019||||SGM
|-
| ||1968-04-01||||1995|| ||
|-
| ||1947-02-09||||1976|| ||
|-
| ||2001-12-22||||2021|| ||
|-
| ||1968-04-17||2003-08-28||1999|| ||
|-
| ||1989-05-29|| || 2013 || ||
|-
| ||1989-02-04|| || 2013|| ||W
|- 
| ||1989-10-16 || || 2008 || ||
|-
|  ||2004-03-08|| ||2019||||
|-
| ||2003-08-18|| || 2022|| ||
|-
| ||1956-09-11||||1983|| ||
|-
| ||1972-02-08||||1993|| ||
|-
| ||1959-02-22||||1986|| ||
|-
| ||1933-11-13||2008-05-23||1970|| ||
|-
| ||1979-06-25||||2003|| ||
|-
| ||1945-09-26||||1986|| ||
|-
| ||1978-12-08||||2006|| ||
|-
| ||1977-03-31||||1996|| ||

|-
| ||1965-01-06||||1997|| ||
|-
| ||1984-08-19 ||||2014 || ||
|-
| ||2001-04-01 || ||2018||||
|-
| ||1983-11-19||||2004|| ||
|-
| ||1971-12-07||||1991|| || SGM
|-
| ||1980-04-11||||2002|| ||
|-
| ||1992-12-30 || ||2018||||
|-
| ||1972-10-08||||1994|| ||
|-
| ||1991-02-19||||2017|| || 
|-
| ||1990-06-02||||2009|| ||SGM
|-
| ||1982-03-22||||2003|| ||
|-
| ||1960-08-28||2009-02-17||1994|| ||
|-
| ||1964-09-18||||1985|| ||
|-
| ||1992-05-24||||2013||||
|-
| ||1968-09-24||||1990|| ||
|-
| ||1971-04-21||||1998|| ||
|-
| ||1979-03-01 || ||2015|| ||
|-
| ||1987-09-14||||2017|| ||
|-
| ||1999-02-07|| ||2021|| ||
|-
| ||1991-01-12 || ||2011|| ||W
|-
| ||1986-05-10||||2001|| || SGM
|-
| ||2001-04-03 || ||2022|| ||
|-
| ||1976-10-13||||1995|| ||
|-
| ||1981-05-07||||2009|| ||
|-
|  ||1997-01-15|| ||2019||||
|-
| ||1982-09-26||||2007|| ||
|-
| ||1986-07-24||2014-01-11||2002|| || SGM
|-
| ||1981-11-25||||2008|| ||
|-
| ||1973-02-25||||1999|| ||
|-
| ||1968-02-15 || ||2015|| ||
|-
| ||1998-11-17|| ||2022|| ||
|-
| ||1971-11-15||||2000|| ||
|-
| ||1976-04-08 || || 2013 || ||
|-
| ||1983-11-25 ||||2014 || ||
|-
| ||1990-02-15|| || 2013 || ||
|-
| ||1981-01-01|| ||2009|| ||
|-
| ||1958-02-15||||1992|| ||
|-
| ||1985-06-19||||2006|| ||
|-
| ||1939-01-29||||1973|| ||
|-
| ||1964-02-13||||1991|| ||
|-
| || 1992-01-10 || ||2016|| ||
|-
| ||1971-03-07 || ||2018||||
|-
| ||1925-03-02||1998--11-17||1952|| ||
|-
| ||1969-01-28||||1989|| ||
|-
| ||1975-12-25||||2004|| ||
|-
|  ||2003-05-19|| ||2019||||
|-
| ||1956-12-05||||1982|| ||
|-
| ||1996-08-07||||2017|| ||
|-
| ||1986-09-03||||2007|| ||
|-
| ||1984-08-10||||2007|| ||
|-
| ||1970-02-04||||1995|| ||
|-
| ||1949-11-23||2021-06-01||1978|| ||
|-
| ||1978-10-30||||2009|| ||
|-
| ||1968-12-07||||1999|| ||
|-
| ||1963-09-18||||1991|| ||
|-
| || 1992-00-00 || ||2016|| ||
|-
| ||1991-12-19||||2009|| ||
|-
| || 1991-10-30 || ||2015 || ||
|-
| ||1965-04-16||||1988|| ||
|-
| ||1970-10-28||||1999|| ||
|-
| ||1983-09-16||||2017|| ||
|-
| ||1963-02-08||||1985|| ||
|-
| ||1980-04-25||||2007|| ||W
|-
| ||1963-07-25||||1988|| ||
|-
| ||1966-10-26||||1998|| ||
|-
| ||1970-09-19 || || 2009 || ||
|-
| ||1957-01-16||||2001|| ||
|-
| ||1978-01-25||||1999|| ||
|-
| ||1993-07-09 || ||2012|| ||
|-
| ||1970-05-30||||1996|| ||
|-
| ||1971-07-08||||2008|| ||
|-
|  ||1930-10-25 ||1996-08-14||1996 ||||HG
|-
| ||2004-11-23||||2021|| ||
|-
| ||1981-09-30||||2008|| ||
|-
| ||1944-01-12||||1965|| ||
|-
| ||1981-07-14||||2002|| ||
|-
| ||1968-06-05||||1993|| ||
|-
| ||1964-05-13||||1990|| ||
|-
| ||1972-06-17||||2006|| ||
|-
| ||1978-09-25 || ||2018||||
|-
| ||1991-03-23 || ||2010|| ||
|-
| ||1995-03-05||||2017|| ||
|-
| ||1990-11-14||||2007|| ||SGM
|-
| ||1967-05-17||||1995|| ||
|-
| ||1989-02-10||||2008|| ||
|-
| ||1970-09-09||||1994|| ||
|-
| ||1973-02-24||||2001|| ||
|-
| ||1948-11-06||||1970|| ||
|-
| ||1951-05-25||2015-10-23||1976|| ||
|-
| ||1987-12-08|| || 2013 || ||
|-
| ||1959-08-04||||1998|| ||
|-
| ||1956-00-00||2003-10-30||1998|| ||
|-
| ||1986-05-21||||2002|| ||
|-
|  ||1992-02-29 ||||2014 || ||
|-
| ||1973-11-01||||2000|| ||
|-
| ||1962-04-10||||1991|| ||

|-
| ||1985-08-07 || ||2012 || ||
|-
| ||1989-05-15 || ||2020||||
|-
| ||1970-00-00 ||||2002|| ||
|-
| ||1967-08-16||||1993|| ||
|-
| ||1981-08-13||||2005|| ||
|-
| ||1977-02-25||||2005|| ||
|-
|  ||1995-09-22 ||||2014 || ||
|-
| ||1966-03-15||||1999|| ||
|-
| ||1968-05-10||||1991|| ||
|-
| ||1987-01-04||||2007|| ||
|-
| ||1993-08-16 || ||2018||||
|-
| ||1980-07-29||||2001|| ||
|-
| ||1965-12-03||||1988|| ||
|-
| ||1992-11-05 || ||2016|| ||
|-
| ||1985-12-09||||2002|| || SGM
|-
| ||1995-08-24|| || 2013 || ||
|-
|  ||2002-09-13|| ||2019||||
|-
| ||1956-05-19||||1982|| ||
|-
| ||1958-09-12||||1998|| ||
|-
| ||1962-01-07||||1996|| ||
|-
| ||1977-04-20||||1999|| ||
|-
| ||1988-09-06||||2008|| ||
|-
| ||1993-07-16 || || 2011 || ||
|-
| ||1976-11-27||||1997|| ||
|-
| ||1995-01-14 || ||2020||||
|-
| ||1974-09-05||||2000|| ||
|-
| ||1986-03-21|| ||2008|| ||
|-
| ||1975-12-03||||1993|| ||
|-
| ||1989-11-01||||2008|| ||
|-
| ||1968-01-31||||1997|| ||
|-
| ||1969-03-18|| ||1988|| || SGM
|-
| ||1977-11-23|| ||2000|| ||
|-
| ||1965-01-19 || ||2008 || ||
|-
| ||1956-05-01||||1991|| ||
|-
| ||1947-01-08||2005-11-17||2005|| ||
|-
| ||1969-01-10|| ||1993|| ||
|-
| ||1961-09-29||||1995|| ||
|-
| ||1949-08-24||||1977|| ||
|-
| ||2002-08-27 || ||2020||||
|-
| ||1933-11-12||2022-02-14||1955|| ||
|-
| ||1961-08-03||||1994|| ||
|-
| ||1970-00-00 ||||1996|| ||
|-
| ||1984-01-06||||2002|| ||

|-
| ||1964-01-10||||2001|| ||
|-
| ||2003-11-14||||2020|| ||
|-
| ||1965-10-13||||2003|| ||
|-
| ||1983-06-28||||2001|| || SGM
|-
| ||1962-11-30||||1990|| ||
|-
|  ||2002-01-23|| ||2019||||
|-
| ||1973-12-03||||2002|| ||
|-
| ||1983-09-23||||2009|| ||
|-
| ||1963-02-11||2017-11-16||1997|| ||
|-
| ||1973-05-16||||2002|| ||
|-
| ||2000-06-09|| ||2022 || ||
|-
| ||1970-05-05||||1993|| ||
|-
| ||1983-04-02||||2006|| ||
|-
| ||1923-07-08||1993-05-20||1965|| ||
|-
| ||1960-02-17||||1995|| ||
|-
| ||1942-11-27||||1974|| ||
|-
| ||1979-05-01|| ||2011|| ||
|-
| ||1998-11-10|| ||2020|| ||
|-
| ||1984-09-27||||2007|| ||
|-
| ||1975-07-22||||2000|| ||
|-
| ||1982-06-09||||2006|| ||
|-
| ||1985-07-03||||2002|| || SGM
|-
| ||1970-06-18 ||2020-04-20|| 2000 || ||
|-
| ||1980-03-24||||2002|| ||
|-
| ||1985-11-09||||2004|| ||
|-
| ||1987-05-05||||2009|| ||
|-
| ||2002-03-22 || ||2018||||
|-
| ||1974-03-17||||2003|| ||
|-
| ||1980-05-14||||2002|| ||
|-
| ||1959-02-04||||1995|| ||
|-
| ||1987-12-11||||2007|| ||SGM
|-
| ||1975-05-30||||2002|| ||
|-
| ||1978-05-04||||2007|| ||
|-
| ||1979-06-07||||2006||||
|-
|  ||1991-01-31 || ||2014 ||||W
|-
| ||1959-08-08||||1984|| ||
|-
| ||1986-06-10|| ||2009|| ||
|-
| ||1997-02-25||||2016|| ||
|-
| ||1989-07-23 || || 2009 || ||
|-
| || 1987-01-27 || ||2017||  ||
|-
| ||1960-02-13||||1980|| ||

|-
| ||1980-01-22||||2009|| ||
|-
| ||1977-02-10||||1997|| ||
|-
| ||1995-06-12|| ||2015 || ||
|-
| ||1959-10-11||||1988|| ||
|-
| ||1949-02-28 || || 2003 || ||
|-
| ||1981-08-08|| || 2010 || ||
|-
| ||1954-09-06|| ||2011|| ||
|-
| ||1968-05-26||||2001|| ||
|-
| ||1956-02-03||||1997|| ||
|-
| ||1959-02-21||2021-12-31||1995|| ||
|-
| ||1980-10-15||||2001|| ||
|-
| ||1978-08-08||||2005|| ||
|-
| ||1970-10-03||||2000|| ||
|-
| ||2002-06-07||||2021|| ||
|-
| ||1977-03-10||||1996|| ||
|-
| ||1994-11-14 || ||2011|| ||
|-
| ||1974-06-02||||1990|| || SGM
|-
| || 1993-02-05 || ||2016|| ||
|-
| ||1983-05-27||||2006|| ||
|-
| ||1994-01-16||||2017|| ||
|-
|  ||1999-07-19|| ||2019||||
|-
| ||1962-04-16||||1999|| ||
|-
| ||1981-05-11 || || 2011 || ||
|-
| ||1990-01-12||||2002|| || SGM
|-
| ||1955-07-11||||1982|| ||
|-
| ||1967-05-25||||1997|| ||
|-
| ||1951-05-23||||1970|| || SGM
|-
| ||1999-05-01|| ||2015 || ||
|-
|  ||1990-06-14|| ||2019||||
|-
| ||1905-11-19||1985-02-20||1954|| ||
|-
| ||1963-04-13||||1980|| || SGM
|-
| ||1968-08-08||||2007|| ||
|-
| ||1947-11-05 || || 2008 || ||
|-
| ||1943-08-09||2021-01-18||1965|| ||
|-
| ||1961-11-07||||1992|| ||
|-
| ||2000-07-14 ||||2022|| ||
|-
| ||1973-11-17||||1998|| ||
|-
| ||1948-01-29||||1976|| ||
|-
| ||1965-07-24||||1998|| ||
|-
| ||1974-09-14||||2000|| ||
|-
| || 1999-07-01 || ||2016|| ||
|-
| ||1977-07-11||||1996|| ||
|-
| ||1959-04-12||||1991|| ||
|-
| ||1916-01-07||1975-06-05||1950|| ||
|-
| ||2001-04-15||||2021|| || 
|-
| ||2004-09-15|| ||2020||||SGM
|-
| ||1970-07-06||||2006|| ||
|-
| ||1988-07-12 || ||2018||||
|-
| ||1982-07-28||||2006|| ||
|-
| ||1997-07-21 || ||2020||||
|-
| ||1968-03-21||||1992|| ||
|-
| ||1985-09-21 || || 2011 || ||
|-
| ||1988-06-01 || || 2013 || ||W
|-
| ||1982-03-12||||2007|| ||
|-
| ||1987-03-12||||2009|| ||
|-
| ||1986-04-05||||2004|| ||
|-
| ||1959-12-28||||1988|| ||
|-
| ||1963-08-28||||1985|| ||
|-
| ||1975-01-11||||1998|| ||
|-
| ||1945-02-09||2008-09-29||1975|| ||
|-
| ||1988-06-16||||2007|| ||
|-
| ||1984-06-10 || || 2008 || ||
|-
| ||1956-11-01||||1996|| ||
|-
| ||1988-03-06||||2021|| ||
|-
| ||1956-10-24||||1983|| ||
|-
| ||1992-09-05|| ||2020||||
|-
| ||1993-12-20 ||||2014 || ||
|-
| ||1967-06-06||||1988|| ||
|-
| ||1979-01-22|| ||2008|| ||
|-
| ||1935-04-09||2010-10-05||1997|| ||
|-
| ||1953-03-16||||1975|| ||
|-
| ||1936-10-31||2005-03-31||1976|| ||
|-
| ||1978-05-03||||1997|| ||
|-
| ||1997-04-24||||2017|| ||
|-
| ||1956-03-25||||1977|| ||
|-
| ||1974-01-29||||1998|| ||
|-
| ||1982-02-18||||2007|| ||
|-
| ||1967-07-15||||1993|| ||
|-
| ||1999-08-13||||2017|| ||
|-
|  ||1903-09-17||2000-02-05||1988||||HG
|-
| ||1968-12-01||||1994|| ||
|-
| ||1960-04-25||||1995|| ||
|-
| ||1944-07-01||||1995|| ||
|-
| ||1987-03-31||||2002|| ||W
|-
| ||1962-11-29||||1998|| ||
|-
| ||1988-08-23||||2007|| ||
|-
| ||1989-08-07||||2017|| ||
|-
|  ||1910-02-19||1990-09-21||1983||||HG
|-
| ||1931-03-23||2016-06-06||1956|| ||
|-
| ||1988-09-01|| ||2013 || ||
|-
| ||1969-07-25||||1995|| ||
|-
| ||1976-12-20||||2004|| ||
|-
| ||1985-06-25||||2003|| || SGM
|-
| ||1977-03-01||||2000|| ||
|-
| ||1998-01-12||||2000|| ||
|-
| ||1962-03-16||||1998|| ||
|-
| ||1970-07-03||||1994|| ||
|-
| ||1970-02-15||||1995|| ||
|-
| ||1985-01-14 || || 2011 || ||
|-
| ||1986-04-11||||2009|| ||W
|-
| ||1958-07-27||||1990|| ||
|-
| ||1984-04-23||||2004|| ||W
|-
| ||1976-02-16||||2006|| ||
|-
| ||1887-02-24||1963-11-03||1950|| ||
|-
| ||1953-08-20||||2005|| ||
|-
| ||1980-11-07||||2001|| ||
|-
| ||1981-09-01||||2006|| ||
|-
| ||1913-08-12||1981-01-08||1950|| ||
|-
| ||1964-08-25||||1990|| ||
|-
| ||1974-01-03||||1996|| ||
|-
| ||1958-03-03||||1989|| ||
|-
|  ||1997-08-31|| ||2019||||
|-
| ||1974-02-11||||2000|| ||
|-
| ||1975-10-16 || ||2018||||
|-
| ||1942-03-26||||1976|| ||
|-
| ||1988-12-29 || ||2011|| ||SGM
|-
| ||1994-11-07 || || 2013 || ||SGM
|-
| ||1992-03-04||||2008|| ||
|-
| ||1983-10-21||||2002|| ||
|-
| ||2002-06-15|| ||2020||||
|-
| ||1972-05-28||||2000|| ||
|-
| ||1966-05-21||||1989|| ||
|-
| ||1972-05-06||||2007|| ||
|-
| ||1932-11-01||||1976|| ||
|-
| ||1978-04-03||||1998|| ||
|-
| ||1987-12-23 || ||2012|| ||
|-
| ||1975-06-25||||1992|| || SGM
|-
| ||1987-07-23||||2007|| ||
|-
| ||1963-11-14||||1989|| || SGM
|-
| ||1990-11-26||||2009|| ||
|-
| ||1976-06-07||||2004|| ||
|-
| ||1992-09-27 || ||2011|| ||
|-
|  ||1952-05-25 ||||2012 || ||
|-
| ||1982-12-08 ||2018-02-28||2012|| ||
|-
| ||1984-02-26||||2003|| ||
|-
| ||1989-12-24 || ||2011|| ||
|-
| ||1984-04-10||||2009|| ||
|-
| ||1930-07-22||||1964|| ||
|-
| ||1964-06-21||||1995|| ||
|-
| ||1983-12-24 || || 2013 || ||W
|-
| ||1987-06-14 || ||2012|| ||
|-
| ||1971-05-23||||2006|| ||
|-
| ||1992-11-07 || ||2017|| ||
|-
| ||1986-02-09||||2006|| || SGM
|-
| ||1994-01-11 || ||2020||||
|-
| ||1966-04-17||||1993|| ||
|-
| ||1959-09-07||||1984|| ||
|-
| ||1976-02-28||||2001|| ||
|-
| ||1986-10-22 || || 2010 || ||
|-
| ||1955-12-24||||1980|| ||
|-
| ||1975-06-07||||1997|| ||
|-
| ||1983-10-02||||2006|| ||
|-
| ||1977-03-03||||2000|| ||
|-
| ||1949-07-03||2017-05-22||1980|| ||
|-
| ||1947-11-15||||1974|| ||
|-
| ||1985-05-30||2013-08-08||2003|| ||
|-
| ||1962-01-23||||1996|| ||
|-
|  ||2000-07-22|| ||2019||||
|-
| ||1989-04-16 ||||2018|| ||
|-
| ||1963-03-08||2020-02-28||1995|| ||
|-
| ||1946-01-19||||1973|| ||
|-
| ||1990-01-26||||2005|| ||
|-
| ||1962-07-09||2018-07-26||1992|| ||

|-
| ||1997-06-17 || ||2016|| ||
|-
| ||1985-02-20 ||  || 2008 || ||
|-
| ||1994-03-16 || || 2013 || ||
|-
| ||1989-12-27||||2007|| ||W
|-
| ||1976-04-16||||2007|| ||
|-
| ||1964-03-08||||1988|| ||
|-
|  ||1993-01-05 ||||2012 || ||
|-
| ||1985-04-05||||2005|| ||
|-
| ||1997-08-25||||2020|| ||
|-
| ||1972-05-22||||1995|| ||
|-
| ||1960-05-21||||1992|| ||
|-
| ||1989-05-22 || || 2013 || ||
|-
| ||1935-03-04||2010-09-09||1956|| ||
|-
| ||1976-10-30||2015-01-23||1997|| ||
|-
| ||1959-10-19||||1986|| ||
|-
| ||1973-04-12||||1990|| ||
|-
|  ||1983-02-05 ||||2009||||
|-
| ||1980-06-01||||2007|| ||
|-
| ||1964-06-05||||2000|| ||
|-
| ||2006-00-00 || || 2022 || ||
|-
| ||1966-06-28||||1995|| ||
|-
| ||1988-01-09||||2006|| || SGM
|-
| ||1989-12-22|| ||2022|| ||
|-
| ||1990-04-02 || || 2009 || ||
|-
| ||1991-03-13||||2006|| || SGM
|-
| ||\996-10-21|| || 2022  || ||
|-
| ||1982-05-01 ||||2010|| ||
|-
| ||1947-11-25||||1982|| ||
|-
| ||1955-04-11||||1994|| ||
|-
|  ||1921-10-20||1995-06-08||1992 ||||HG 
|-
| ||1931-03-28||2018-03-01||1968|| ||
|-
| ||1979-12-28||||1997|| ||
|-
| ||1979-09-08||||1994|| || SGM
|-
| ||1989-09-23||||2010|| ||
|-
| ||1933-06-13||2014-08-18||1964|| ||
|-
| ||1991-06-20||||2020|| ||
|-
| ||1988-05-13||||2007|| ||
|-
| ||1950-02-28||2011-09-24||1986|| ||
|-
| ||1975-08-18||||1998|| ||
|-
| ||1968-09-22||||1994|| ||
|-
| ||1889-03-09||1961-02-09||1950|| ||
|-
| ||1970-09-21||||2005|| ||
|-
| ||1990-06-26 ||||2010|| ||
|-
| ||1958-11-05||||1998|| ||
|-
| ||1963-06-03||||1991|| ||
|-
| ||1989-04-21||||2007|| || SGM
|-
|  ||1999-12-15|| ||2019||||
|-
| ||1977-08-10||||2002|| ||
|-
| ||2003-04-09||||2017|| ||
|-
| ||1980-01-29||||2004|| ||
|-
| ||1960-05-21||||2003|| ||
|-
| ||1937-03-23||1996-08-04||1965|| ||
|-
| ||1984-01-05 || || 2009 || ||
|-
| ||1984-01-03|| ||2017|| ||
|-
| ||1980-11-18||||2005|| ||
|-
| ||1971-07-28||||2005|| ||
|-
| ||1911-05-05||2010-05-08||1950|| ||
|-
| ||1962-05-22||||2000|| ||
|-
| ||1988-09-14 || ||2016|| ||
|-
| ||1990-05-17||||2009|| ||
|-
| ||1975-07-02||||1995|| ||
|-
| ||1992-05-23|| ||2015 || ||
|-
|  ||2000-03-29||||2018|| ||
|-
| ||2000-10-16|| || 2022 || ||
|-
| ||1950-11-02||||1971|| ||
|-
| ||1978-10-05||||2008|| ||
|-
|  ||2001-05-19 ||||2022|| || 
|-
| ||1960-05-07||||1982|| ||
|-
| ||1955-12-13||||1991|| ||
|-
| ||1937-12-04||2017-10-13||1960|| ||
|-
| ||1991-02-12||||2016|| ||
|-
| ||1980-04-24||||2007|| ||
|-
| ||1977-01-30||||2000|| ||
|-
| ||1975-09-26||||2014|| ||
|-
| ||1999-01-16||||2017||  ||
|-
| ||1958-02-14||||1984|| ||
|-
| ||1995-07-10||||2011|| ||
|-
| ||1996-08-14||||2017|| ||
|-
| ||1975-03-05||||1998|| ||
|-
| ||1950-07-09||||1986|| ||
|-
| ||1955-12-11||||1988|| ||
|-
|  ||1904-07-02||1988-12-05||1983||||HG
|-
| ||1969-01-21||||2001|| ||
|-
| ||1962-08-28||||1995|| ||
|-
| ||1984-03-25||||2006|| ||
|-
| ||1969-11-04||||1994|| ||
|-
| ||1933-02-05||1989-10-15||1974|| ||
|-
| ||1962-04-06||||2004|| ||
|-
| ||1971-02-24||||1992|| ||
|-
| ||1991-11-20 ||  ||2016|| ||
|-
| ||1987-01-01||||2007|| ||SGM

|-
| ||1991-11-05|| ||2013 || ||
|-
| ||1977-10-04||||1999|| ||
|-
| ||1956-09-24||2017-02-17||1991|| ||
|-
| ||1985-04-19||||2007|| ||
|-
| ||1987-06-27 ||||2014 || ||
|-
| ||1967-08-24||||1994|| ||
|-
| ||1958-04-10||||1990|| ||
|-
| || 2000-08-11 || ||2016|| ||
|-
| ||1966-05-20||||1998|| ||
|-
| ||1980-03-20||||2007|| ||
|-
| ||1963-05-15||||1993|| ||
|-
| ||1974-05-06||||1999|| ||
|-
| ||1971-07-21 ||||2008 || ||
|-
| ||1953-11-17||||1976|| ||
|-
| ||1963-05-07||||1993|| ||
|-
| ||2000-02-20||||2021|| ||
|-
|  ||1904-08-24||1993-01-02||1987||||HG
|-
| ||1969-12-07||||1995|| ||
|-
| ||1984-07-20 ||||2009 || ||
|-
| ||1977-03-22||||1999|| ||
|-
| ||1980-11-27||||1998|| || SGM
|-
| ||1957-07-21||2017-07-02||1988|| ||
|-
| ||1986-11-06||||2007|| ||
|-
| ||1936-11-29||||1975|| ||
|-
| ||1956-04-26||2020-11-22||2003|| ||
|-
| ||1963-08-04||||1993|| ||
|-
| ||1999-01-31 || ||2018|| ||
|-
| ||1985-04-12||||2002|| || SGM
|-
| ||1985-04-02||||2006|| ||
|-
| ||1988-04-26||||2004|| ||
|-
| ||1994-04-16 || ||2015 || ||
|-
| ||1975-05-26||||2006|| ||
|-
| ||1973-04-22||||2007|| ||
|-
| ||1969-10-26||||1997|| ||
|-
| ||1979-03-16||||2002|| ||
|-
| ||1969-07-04||||1998|| ||
|-
| ||1987-05-13||||2010|| ||
|-
| ||1990-02-09||||2010|| ||
|-
| ||1974-06-28||||2004|| ||
|-
|  ||1927-05-13 ||1990-08-26||1990 || ||HG
|-
| ||1965-04-21||||1993|| ||
|-
| ||1946-08-10||||1974|| ||
|-
| ||1955-01-06||||1978|| ||
|-
| ||1985-07-02||||2007|| ||
|-
| ||1973-05-08||||1999|| ||
|-
| ||1975-07-30||||1998|| ||
|-
| ||1983-10-07||||2004|| ||
|-
| ||1870-03-03||1951-05-29||1950|| ||
|-
| ||1938-01-14||||1975|| ||
|-
| ||1985-07-10||||2009|| ||
|-
| ||1991-07-15 ||||2011 || ||
|-
| ||1945-07-25||2015-01-10||1979|| ||
|-
| ||2000-07-14||||2017|| ||
|-
| ||1984-08-27||||2008|| ||
|-
| ||1979-04-18||||2005|| ||
|-
| ||1983-06-12||||2004|| ||
|-
| ||1966-12-17||||2002|| ||
|-
| ||1930-05-23|| ||1955|| ||
|-
| ||1958-06-23 ||||2008 || ||
|-
| ||1992-04-21||||2017||
|-
| ||1984-08-23||||2007|| ||
|-
| ||1991-03-05||||2010|| || SGM
|-
| ||1970-10-01 ||||2011 || ||
|-
| ||1935-06-10||2013-10-08||1965||||
|-
|  ||1993-01-06|| ||2019||||
|-
| ||2002-01-10||||2022|| || 
|-
|  ||2007-05-16|| ||2021||||
|-
| ||1984-02-08||||2007|| ||
|-
| ||1990-06-21||||2018|| ||
|-
| ||1967-01-21||||1996|| ||
|-
| ||1979-06-04||||2002|| ||
|-
| ||1961-02-03||||1992|| ||
|-
| ||1984-01-07||||2000|| || SGM
|-
| ||1952-01-23||||1972|| ||
|-
| ||1937-03-22||2002-02-13||1980|| ||
|-
| ||1950-09-11||||1987|| ||
|-
| ||1979-03-21||||2002|| ||
|-
| ||1987-10-08||||2004|| ||
|-
| ||1987-08-26||||2007|| ||
|-
| ||1967-12-05||||2004|| ||
|-
| ||1955-09-11||||2008|| ||
|-
| ||1986-11-15 ||||2010 || ||
|-
| ||1989-04-30|| ||2008|| ||
|-
| ||2006-03-13|| ||2021|| ||
|-
| ||1994-06-30||||2017|| ||
|-
| ||1957-03-13||||1982|| ||
|-
| ||1865-02-27||1954-02-23||1950|| ||
|-
| ||1993-06-23||||2015|| ||
|-
| ||1996-11-25||||2017|| ||
|-
| ||1910-04-17||1992-11-03||1987|| ||HG
|-
| ||1925-10-20||1986-05-28||1977||||HG
|-
|  ||1955-04-23||2001-11-12||1976||||
|-
| ||1963-10-30||||1988|| ||
|-
| ||1966-02-06|| ||2012|| ||
|-
| ||1972-08-01||||1994|| || SGM
|-
| ||1974-04-14||||2004|| ||
|-
| ||1967-01-21||||1992|| ||
|-
|  ||1937-03-05||2005-04-05||1991||||HG
|-
| ||1966-02-08||2022-01-28||1998||||
|-
|  ||1993-01-29|| ||2019||||
|-
|  ||1987.09.14|| ||2019||||
|-
| ||1977-09-29||||2008|| ||
|-
| ||1978-12-28||||2002|| ||
|-
|  ||1996-08-15|| ||2019||||
|-
| ||1978-03-28||||2001|| ||
|-
| ||2009-02-05||||2021|| ||
|-
| ||1983-01-07||||2004|| ||
|-
| ||1971-12-18||||1993|| ||
|-
| ||1984-04-12||||2002|| ||
|-
| ||1983-01-06 || || 2013 || ||
|-
| ||1965-02-02||||1997|| ||
|-
| ||1967-10-22||||1989|| ||
|-
| ||1980-05-17||||1999|| || SGM
|-
| ||1959-02-07||||1984|| ||
|-
| ||1994-07-07||||2018|| ||
|-
| ||1988-08-01 || || 2013 || ||
|-
|  ||1902-03-16||1995-06-30||1985||||HG
|-
| ||1985-05-22||||2005|| ||
|-
| ||1975-06-07||||2003|| ||
|-
| ||2000-07-01||||2017|| ||
|-
| ||1963-03-24||||1986|| ||
|-
| ||1961-01-18||2009-01-17||1999|| ||
|-
| ||1977-07-18||||1994|| || SGM
|-
| ||1997-00-00||||2017|| ||
|-
| ||1960-12-04||||1992|| ||
|-
| ||1962-06-13||||1992|| ||
|-
| ||1979-06-17||||2000|| || SGM
|-
| ||1978-07-01||||2004|| ||
|-
| || 1995-01-16 || ||2016|| ||
|-
| ||1978-11-03||||1997|| || SGM
|-
| ||1963-01-06||||1994|| ||
|-
| ||1990-10-19 ||||2014 || ||
|-
| ||1971-12-12||||2005|| ||
|-
| ||1975-10-10 || ||2012|| ||
|-
| ||1970-11-23||||1998|| ||
|-
| ||1988-09-06||||2020|| ||
|-
|  ||2003-08-01 ||||2022|| || 
|-
| ||1986-02-17||||2006|| ||
|-
| ||1962-01-05 ||||2009 || ||
|-
| ||1941-08-02||||1987|| ||
|-
| ||1966-05-13||||1987|| ||
|-
| ||2006-07-18||||2022|| || 
|-
| ||1963-01-20||||2001|| ||
|-
|  ||1990-02-28 ||||2012 || ||W
|-
|  ||1992-09-21 ||||2015 || ||W
|-
| ||1954-11-18||||1978|| ||
|-
| ||1991-05-04 ||||2011 || ||
|-
| ||1963-09-28||||1999|| ||
|-
| || 1994-09-18|| ||2020|| ||
|-
| ||1985-10-25||||2001|| || SGM
|-
| ||1910-04-15||1997-07-05||1950|| ||
|-
| ||1970-05-04||||1998|| ||
|-
| ||1977-06-22||||1999|| ||SGM
|-
| ||1987-12-09||||2003|| || SGM
|-
| ||1975-06-05||||2004|| ||
|-
| ||1977-07-28|| ||2010|| ||
|-
| ||1998-01-10 || ||2015|| ||
|-
| ||1994-02-14||||2017||||
|-
| ||1974-01-20||||2003|| ||
|-
| ||1995-11-09|| || 2013 || ||
|-
| ||1994-02-19||||2020|| ||
|-
| ||1996-03-01 || || 2018 || ||
|-
| ||1978-05-02||||1998|| ||
|-
| ||1979-02-17||||2005|| ||
|-
| ||1965-08-10||2022-07-13||1990|| ||
|-
| ||1985-03-27||||2002|| || SGM
|-
| ||1973-02-27||||2000|| ||
|-
| ||1982-04-20||||2006|| ||
|-
| ||1993-02-09||||2005|| ||
|-
|  ||1983-03-16 ||||2012 || ||
|-
| ||1943-04-14||2007-12-16||1978|| ||
|-
| ||1990-07-14||||2007|| || SGM
|-
| ||2003-01-20||||2020|| ||
|-
| ||1966-11-24||||2005|| ||
|-
| ||1989-10-13 || ||2016|| ||
|-
| ||1978-03-11 ||||2013 || ||
|-
| ||1969-09-03||||1993|| ||
|-
| ||1964-06-21||||1991|| ||
|-
| ||1966-05-25||||2003|| ||
|-
| ||1976-03-17||||2000|| ||
|-
|  ||2002-01.11|| ||2019||||
|-
| ||1989-07-13 ||||2014 || ||
|-
| ||1987-10-11 ||||2014 || ||
|-
| ||1990-02-23||||2004|| ||
|-
| ||2001-12-12 || || 2018 || ||
|-
| ||1985-03-14|| ||2020||||
|-
| ||1983-05-31||||2002|| || SGM
|-
| ||1973-05-24||||1994|| || SGM
|-
| ||2003-06-20||||2020|| ||
|-
| ||1965-05-26||||1993|| ||
|-
| ||1965-02-20||||1997|| ||
|-
|  ||2000-03-28 ||||2022|| || 
|-
| ||1974-08-10||||2001|| ||
|-
| ||1932-04-22||||1979|| ||
|-
| ||1971-01-04||||1995|| ||
|-
| ||1959-06-19||||2008|| ||
|-
| ||1960-09-11||||1983|| ||
|-
| ||1935-01-26||2021-05-00||1977|| ||
|-
| ||1985-03-03 ||||2010|| ||
|-
| ||1969-05-21 || ||2012|| ||
|-
| ||1976-08-01||||1997|| || SGM
|-
| ||1959-07-17||||1979|| ||
|-
| ||1968-10-03||||1988|| ||
|-
| ||1968-01-13 ||2017-02-04||2014 ||||
|-
| ||1993-02-09 || || 2018 || ||
|-
| ||1963-12-11||||2003|| ||
|-
| ||1962-05-23||||1990|| ||
|-
| ||1972-05-02||||2005|| ||
|-
| ||1985-07-06||||2004|| ||
|-
| ||1955-04-25||||1978|| ||
|-
| ||1985-04-03||||2003|| ||
|-
| ||1996-09-27||||2010|| ||

|-
|  ||1986-10-22 ||||2014 || ||
|-
| ||1989-09-08|| ||2020||||
|-
| ||1969-04-17||||2005|| ||
|-
| ||1950-02-28 ||||2011 ||||
|-
| ||1972-01-27||||2005|| ||
|-
| ||1952-01-05||||2007|| ||
|-
| ||1911-05-17||1980-10-03||1956|| ||
|-
| ||1935-01-26||||1958|| ||
|-
| ||1956-08-15||||1985|| ||
|-
| ||1986-09-30||||2005|| ||
|-
| ||1994-05-05||||2017|| ||
|-
| ||1966-04-23||1999-05-17||1992|| ||
|-
| ||1989-09-23|| ||2009|| ||
|-
| ||1991-10-18|| ||2020||||
|-
| ||1973-20-07||||2007|| ||
|-
| ||1975-09-03||||1994|| || SGM
|-
|  ||1991-07-21 ||||2012 || ||
|-
| ||1997-07-01 || ||2013 || ||
|-
| ||1977-12-24||||1999|| ||
|-
| ||1974-04-03||||2002|| ||
|-
| ||1977-03-19|| ||2008|| ||
|-
| ||1960-03-08||||2001|| ||
|-
| ||1980-03-30 ||||2011 || ||
|-
| ||1964-09-16||||2003|| ||
|-
| ||1938-02-22||1996-07-05||1975|| ||
|-
| ||1973-01-16||||2005|| ||
|-
| ||1974-05-04||||2000|| ||

|-
| || 1990-10-03 || ||2016|| ||
|-
| ||1924-05-11||2003-03-06||1954|| ||
|-
| ||1933-05-29||||1964|| ||
|-
| ||1988-02-07 ||||2010|| ||
|-
| ||1985-01-08||||2021|| || W
|-
| ||1956-09-04||||1991|| ||
|-
| ||1991-03-06 || ||2012|| ||
|-
| ||1986-12-05 ||||2014 || ||
|-
| ||1971-02-18||||1993|| ||
|-
| ||1950-03-26||||1978|| ||
|-
| ||1985-11-02||||2005|| ||
|-
| ||1934-11-20||1995-08-30||1962|| ||
|-
| ||1983-08-04||||2007|| ||
|-
| ||1953-10-05||2009-05-19||1980|| ||
|-
| ||1983-08-10||||2006|| ||
|-
| ||1935-03-17||||1955|| ||
|-
| ||1986-26-02||||2005|| ||
|-
|  ||1908-01-13||2005-12-15||1996||||HG
|-
| ||1991-04-20 ||||2011 || ||
|-
| ||1972-05-01 ||||2011|| ||
|-
| ||1988-04-12||||2008|| ||
|-
| ||1976-04-20||||1998|| ||
|-
| ||1988-09-21||||2011|| ||
|-
| ||1987-05-04||||2011|| ||
|-
| ||1984-03-29||||2004|| ||
|-
| ||1998-03-08||||2017|| ||
|-
| ||1976-05-19||||2000|| ||
|-
| ||1980-12-28||||2002|| ||
|-
| ||1941-12-30||||1963|| ||
|-
| ||1987-07-28||||2007|| ||
|-
| ||1961-11-08||2016-05-19||2004|| ||
|-
| ||1976-10-15||||1999|| ||
|-
|  ||1993-04-01||||2014 || ||
|-
| ||1979-06-13 ||||2014 || ||
|-
| ||1964-01-05||||1994|| ||
|-
|  ||2001-10-31|| ||2019||||
|-
| ||1976-09-22||||2000|| ||
|-
|  ||1988-06-13|| ||2019||||
|-
|  ||1997-01-15|| ||2022|| ||
|-
| ||1968-05-08||||2004|| ||W
|-
| ||1973-04-08||||1997|| ||
|-
|  ||1933-10-07||2021-11-30||1998||||HG
|-
| ||1979-12-16||||2004|| ||
|-
| ||1980-02-02||||2006|| ||
|-
| ||1983-05-25 || ||2011 || ||
|-
| ||1976-07-21 || ||2012|| ||
|-
|  ||1993-10-22 ||||2012 || ||
|-
| ||1983-10-05|| ||2008|| ||
|-
| ||1981-01-22||||2004|| ||
|-
| ||1984-01-14||||2004|| ||
|-
| ||1940-12-19||||2002|| ||
|-
| ||1988-08-23 ||||2011 || ||
|-
| ||1971-07-26||||2007|| ||
|-
| ||1980-10-31||||2008|| ||
|-
| ||1953-12-16||||1984|| ||
|-
| ||1984-09-20||||2009|| ||
|-
| ||1998-05-06||||2017|| ||
|-
| ||1984-09-17||||2004|| ||
|-
| ||1929-06-17||1984-08-13||1952|| ||
|-
| ||1975-09-14 || ||2010|| ||
|-
| ||2000-10-03|| ||2022|| ||
|-
| ||1996-07-01 || || 2018 || ||
|-
| ||1960-02-15||||1986|| ||
|-
| ||1943-08-06||||1975|| ||
|-
| ||1998-08-13||||2016|| ||
|-
| ||1930-12-21||1996-12-29||1965|| ||
|-
| ||1961-03-31||||1987|| ||
|-
| ||1969-01-27||||1989|| ||
|-
| ||1969-07-31||||2002|| ||
|-
| ||1974-12-13||||2005|| ||
|-
| ||1914-01-08||1981-11-12||1952|| ||
|-
| ||1953-11-09||||1982|| ||
|-
| ||1991-11-24 || ||2012|| ||
|-
| ||1907-12-19||1980-06-02||1953|| ||
|-
| ||1961-10-12||||1993|| ||
|-
| ||1945-02-18||||1978|| ||
|-
| ||1944-04-18||2008-12-20||1972|| ||
|-
| ||1960-03-18||||1985|| ||
|-
| ||1994-01-23||||2017|| ||
|-
| ||1934-01-18||||1972||||
|-
| ||1991-08-27|| ||2018 ||||
|-
| ||1985-03-09||||2004||||W
|-
| ||1959-06-07||||1998||||
|-
| ||1974-04-24||||2000||||
|-
| ||1976-07-23||||1991||||SGMW
|-
| ||1969-04-19||||1991||||W
|-
| ||1965-06-06||||1993||||
|-
| ||1971-02-13||||2007||||
|-
| ||1931-09-01||2016-05-26||1962|| ||
|-
| ||1988-07-15 ||||2010|| ||
|-
| ||1983-10-11||||1998|| || SGM
|-
| ||1990-09-28 || ||2016|| ||
|-
| ||1964-11-11||||1998|| ||
|-
| ||1993-10-06 ||||2013 || ||
|-
| ||1990-03-20||||2007|| ||
|-
| ||1974-09-10||||1999|| ||
|-
| ||1983-02-28||||2007|| ||
|-
| ||1959-02-14||||1981|| ||
|-
| ||1937-04-04||||1961|| ||
|-
| ||1981-07-03||||2002|| ||
|-
| ||1969-01-05||||2004|| ||
|-
| ||1982-06-28||||2001|| ||
|-
| || 1992-09-23|| ||2016|| ||
|-
|  ||1987-07-27||||2012 || ||
|-
| ||2005-08-10|| || 2018 || ||
|-
| || 1994-01-05|| ||2016 || ||
|-
| ||1987-04-06||||2004|| ||
|-
| || 1999-08-11|| ||2016|| ||
|-
| ||1999-11-24|| ||2020|| ||
|-
| ||1981-08-27||||2011 || ||
|-
| ||1962-03-14||||1996|| ||
|-
|  ||1913-01-27||1999-11-11||1982||||HG
|-
| || 1993-12-01|| ||2016|| ||
|-
| ||1992-01-13|| ||2010|| ||
|-
| ||1978-07-13||||2000|| ||
|-
|  ||1991-08-16||||2012 || ||
|-
| ||1978-01-19||||2004|| ||
|-
| ||1958-11-29||||1982|| ||
|-
|  ||1921-04-09||2004-01-29||1984||||HG
|-
|  ||2001-11-24|| ||2019||||
|-
| ||2000-02-11||||2017|| ||
|-
| ||1946-11-26||||1994|| ||

|-
| ||1975-09-02||||2017|| ||
|-
| ||1979-12-05||||1997|| || SGM
|-
| ||1999-01-04 || || 2018 || ||
|-
| ||1992-05-23||||2017|| ||
|-
| ||1984-07-31||||2005|| ||
|-
| ||1947-12-28||||1973|| ||
|-
| ||1992-10-04||||2022|| ||
|-
| ||1974-02-13||||2005 || ||
|-
| ||1968-04-01||||1995 || ||
|-
| ||1987-08-23||||2017|| ||

|-
| ||1971-02-01||||2002|| ||
|-
| ||1987-03-12||||2001|| || SGM
|-
| ||1939-01-07||||1972|| ||
|-
| ||1972-05-24||2013-02-16||2004|| ||
|-
| ||1961-10-17||||2005|| ||
|-
| ||1988-02-05||||2008|| ||SGM
|-
| ||1908-10-08||1962-03-11||1950|| ||
|-
| ||1974-05-01||||2002|| ||
|-
| ||1949-05-02||||1976|| ||
|-
| ||2004-05-04 || ||2021|| ||
|-
| ||1942-06-17||||1977|| ||
|-
| ||1994-08-27 ||||2014 || ||
|-
| ||1989-08-28||||2007|| ||
|-
| ||1999-01-19 || ||2015|| ||
|-
| ||1976-04-20||||2003|| ||
|-
| ||1988-06-21||||2004|| ||
|-
| ||1950-04-23||2021-01-04||1981|| ||
|-
| ||1996-03-25||||2009|| || SGM
|-
| ||1973-11-07||||2017|| ||
|-
| ||1946-04-18||||1980|| ||
|-
| ||1983-11-20||||2009|| ||
|-
| ||1991-04-05 ||||2011 || ||
|-
| ||1996-04-05||||2021 || ||
|-
| ||1961-04-07||||1993|| ||
|-
| || 1993-03-29 || ||2015 || ||
|-
| ||1945-10-10||2012-03-21||1976|| ||
|-
| ||1967-02-05||||1990|| ||
|-
| ||1944-11-15||||1980|| ||
|-
| ||1974-07-25||||2006|| ||
|-
| ||1972-08-12||||1998|| ||
|-
| ||1976-07-01||||1998|| ||
|-
| ||1964-12-21||||1990|| ||
|-
| ||1998-10-06 || || 2018 || ||
|-
| ||1911-11-26||1992-04-04||1950|| ||
|-
| ||1985-09-12|| ||2001|| || SGM
|-
| ||1951-09-06||||1973|| ||
|-
| ||1962-02-25||||1997|| ||
|-
| || 1978-07-20 || ||2015 || ||
|-
| ||1981-04-29 ||||2014 || ||
|-
| || 1994-06-29 || ||2015 || ||
|-
|  ||1993-04-09|| ||2019||||
|-
| ||1958-11-19||||1997|| ||
|-
|  ||2004-05-04 ||||2022|| || 
|-
| ||1972-07-15||||2004|| ||
|-
| ||1960-07-13||||1987|| ||
|-
| ||1979-08-03||||2007|| ||
|-
| ||1929-10-14||2000-09-19||1961|| ||
|-
| ||1994-10-25 ||||2010 || || SGM
|-
| ||1956-09-08||||1977|| ||
|-
| ||1973-12-19||||1997|| ||
|-
| ||1943-07-04||||1978|| ||
|-
| ||1983-11-08||||2007|| ||
|-
| ||1989-01-19||||2007|| ||
|-
| ||1991-12-23||||2017|| ||
|-
| ||1960-06-24||||1985|| ||
|-
| ||1971-07-27||||2006|| ||
|-
| ||1953-03-22||||1978|| ||
|-
|  ||1965-02-07||||2005|| ||
|-
| ||1973-08-18||||1995|| ||
|-
| ||1959-08-26||||1988|| ||
|-
| ||1983-10-10||||2003|| ||
|-
| ||1985-04-06 || ||2011|| ||
|-
| ||1952-01-10||||1976|| ||
|-
| ||1988-02-14||||2007|| ||
|-
| ||1992-03-23 ||||2013 || ||
|-
| ||1990-11-28||||2009|| || SGM
|-
| ||1965-05-28||||1995|| ||
|-
| ||1922-09-08||2009-01-23||1960|| ||
|-
| ||1910-02-28||1975-07-24||1953|| ||
|-
| ||1961-04-29||||1994|| ||
|-
| ||1988-01-08 ||||2010 || ||
|-
| ||1977-04-18||||1999|| ||
|-
|  ||1982-02-13 ||||2013||||
|-
| ||1963-05-27||||1991|| ||
|-
| ||1991-12-09 ||||2014 || ||
|-
| ||1964-06-13||||1991|| ||
|-
| ||1882-10-12||1961-03-15||1950|| ||
|-
| ||1974-10-15||||1994|| || SGM
|-
| ||1977-12-10||||2001|| ||
|-
| ||1992-05-20||||2013 || ||
|-
| ||1999-09-14||||2017||  ||
|-
| ||1983-10-16|| ||2008|| ||
|-
| ||1973-07-06||||1998|| || 
|-
| ||1968-04-27||||1996|| ||
|-
| ||1979-08-03||||2006|| ||
|-
| ||1967-11-12||||1997|| ||
|-
|  ||1997-07-08|| ||2019||||

|-
| ||1937-11-11||2010-03-31||2004|| ||
|-
|  ||1997-01-30|| ||2019||||
|-
| ||2005-12-22|| ||2020||||
|-
|  ||1998-11-23|| ||2019||||
|-
| ||1974-05-15||||1993|| ||
|-
| ||1986-09-14 ||||2011 || ||
|-
| ||1979-04-28||||1998|| ||
|-
| ||1994-01-20||||2017|| ||
|-
| ||1992-05-18||||2008|| ||
|-
| ||1970-04-03||2009-09-20||1999|| ||
|-
| ||1969-04-22||||1994|| ||
|-
| ||1940-08-08||2005-11-12||1978|| ||
|-
| ||1985-06-28||1971-10-31||2017|| ||
|-
|  ||1921-12-03||2003-02-04||1985||||HG
|-
| ||1974-04-13||||1992|| ||
|-
| ||1993-01-04||||2009|| ||
|-
| ||1991-06-29||||2008|| ||
|-
|  ||1994-06-03|| ||2019||||
|-
| ||1997-05-07||||2017|| ||
|-
| ||1964-05-26||||1986|| || SGM
|-
| ||1962-11-19||||1995|| ||
|-
| ||1982-01-03 ||||2010|| ||
|-
| ||1980-11-25||||2006|| ||
|-
| ||1896-09-20||1975-08-16||1950|| ||
|-
| ||1923-06-01||2005-04-22||1965|| ||
|-
| || 1998-05-26 || ||2016|| ||
|-
| ||1970-08-19||||2009|| ||
|-
| ||1970-02-09||||1995|| ||
|-
| ||1983-08-13||||2003|| ||
|-
| ||1971-01-02||||2006|| ||
|-
|  ||1933-02-03||2000-08-06||1982||||HG
|-
| ||1989-01-01 ||||2008 || ||
|-
| ||1992-04-17||||1996|| ||
|-
| ||1960-09-13||||1996|| ||
|-
| ||1996-07-03 || || 2018 || ||
|-
| ||1999-10-04 || || 2018 || ||
|-
| ||1981-06-01||||2004|| ||
|-
| ||1986-03-21 || || 2018 || ||
|-
| ||1986-07-10||||2017|| ||
|-
| ||1981-10-29||||2010|| ||
|-
| ||1983-02-03||||2002|| ||SGM
|-
| ||2002-01-27||||2019|| ||
|-
| ||1984-04-06||||2007|| ||
|-
| ||1982-02-20||||2007|| ||
|-
| ||1990-08-17|| ||2008|| ||SGM
|-
| ||1976-07-12||||1998|| ||
|-
| ||2004-07-13 || || 2018 || ||
|-
|  ||1981-05-24|| ||2019||||
|-
| ||1981-01-07||||2000|| || SGM
|-
| ||1986-07-10||||2007|| ||
|-
| ||1967-01-21||||1993|| ||
|-
| ||1977-04-06||||2003|| ||
|-
| ||1940-09-26||2015-06-01||1973|| ||
|-
| ||1951-06-18|| 2014-01-25||1974|| ||
|-
| ||1972-10-27||||1996|| ||
|-
| ||1965-04-20||||1996|| ||
|-
| ||1969-10-03||||2004|| ||
|-
| ||1968-08-19||||1992|| ||
|-
| ||1974-11-15||||2001|| ||
|-
| ||1928-05-10||2013-05-18||1959|| ||
|-
| ||1943-04-10||||1976|| ||
|-
| ||1960-05-13||||1995|| ||
|-
| ||2002-03-21||||2020|| ||
|-
| ||1998-01-31 || ||2015|| ||
|-
| ||1957-06-24||||1988|| ||
|-
| ||1976-10-23||||1993|| ||
|-
| ||1986-10-15||||2008|| ||W
|-
|  ||1983-08-28 ||||2012 || ||
|-
| ||1983-12-13||||2003|| ||
|-
| ||1974-08-20||||1998|| ||
|-
| ||1960-03-24||||1980|| ||
|-
| ||1986-08-01||||2014 || ||
|-
|  ||1988-06-30 ||||2010||||
|-
| ||1969-09-14||||1993|| ||
|-
| ||1973-12-08||||2003|| ||
|-
| ||1964-05-01||||2007|| ||
|-
| ||1969-01-30||||1994|| ||
|-
| ||1969-09-14||||1992|| ||
|-
|  ||1993-02-25 ||||2011||||
|-
| ||2002-09-22||||2017|| ||
|-
| || 1989-01-09 || ||2015 || ||
|-
|  ||2000-12-26 ||||2014 || ||
|-
| ||1968-03-17 || ||2012|| ||
|-
| ||1967-09-12||||1991|| ||
|-
| ||1978-02-05||||1997|| ||
|-
| ||1944-04-16||||2001|| ||
|-
| ||1985-05-05||||2006|| ||
|-
| ||1991-10-01 ||||2011 || ||SGM
|-
| ||1974-10-21||||1999|| ||
|-
| ||1968-10-16||||2006|| ||
|-
| ||1980-03-06||||2005|| ||
|-
| ||1952-06-29||2020-08-22||1992|| ||
|-
| ||1971-02-01||||1993|| ||
|-
| ||1987-08-01||||2014 || ||
|-
| ||1965-06-01||||1984|| ||SGM
|-
| ||1999-03-12|| ||2019||||
|-
|  ||1992-05-28 ||||2013||||
|-
| ||1986-02-03 || || 2018 || ||
|-
| ||1973-04-16|| ||2008|| ||
|-
| ||1947-09-25||||1975|| ||
|-
| ||1981-11-29 ||||2011 || ||
|-
| ||1979-04-28 || || 2018 || ||
|-
| ||1919-06-21||1968-09-25||1962|| ||
|-
| ||1978-11-01|| ||2008|| ||
|-
| ||1992-05-08||||2009|| ||
|-
| ||1948-06-09||2020-01-13||1984|| ||
|-
| ||1991-01-08||||2009|| ||
|-
| ||1982-01-06||||2009|| ||
|-
|  ||2005-12-08|| ||2019||||
|-
| ||1966-04-17||||1996|| ||
|-
| ||1972-07-04||||1990|| || SGM
|-
| ||1959-07-28||2013-01-19||1992|| ||
|-
| ||1993-01-31|| ||2008|| ||
|-
| ||1979-09-14||||2007|| ||
|-
| ||1958-02-22||||1991|| ||
|-
| ||1987-03-20 ||||2010|| ||
|-
| ||1983-10-17||||2008|| ||
|-
| ||1986-06-20 || ||2009|| ||
|-
| ||1965-07-28||||2001|| ||
|-
|  ||1922-02-04||2003-05-16||1987||||HG
|-
| ||1975-01-01||||1996|| ||
|-
| ||1958-09-08||||1987|| ||
|-
| ||1985-04-05||||2004|| ||
|-
| ||1946-03-22||||1972|| ||
|-
| ||1984-09-17||||2009|| ||
|-
| ||1968-01-21||||1990|| || SGM
|-
| ||2001-01-28||||2017|| ||
|-
| ||1987-10-28 ||||2008 || ||
|-
| ||1982-04-27||||2003|| ||
|-
| ||1986-06-27 ||  ||2016|| ||
|-
| ||1980-02-26 || ||2013 || ||
|-
| ||1921-03-24||2010-03-27||1950|| ||
|-
| ||1962-05-22||||1990|| ||
|-
| ||1993-10-09||||2007|| || SGM
|-
| ||1994-06-19|| ||2022|| ||
|-
| ||1978-11-10||||1999|| ||
|-
| ||1978-03-24|| ||2008|| ||W
|-
| ||1965-09-06||||1994|| ||
|-
| ||1963-03-20||||1984|| ||
|-
| ||1968-01-13||||1987|| || SGM
|-
| ||1980-03-30||||2001|| ||
|-
| ||1979-02-05 || ||2012|| ||
|-
| ||1978-02-08||||2007|| ||
|-
| ||1966-07-31||||1993|| ||
|-
| ||1947-05-28||||1980|| ||
|-
| ||1981-06-05||||2002|| ||
|-
| ||2002-04-29||||2021|| ||
|-
| ||1967-04-26||||1995|| ||
|-
| ||2000-04-13||||2021|| ||
|-
| ||1968-01-22||2007-06-30||1992|| ||
|-
| ||1998-09-09||||2022|| || 
|-
| ||1943-05-18||||1976|| ||
|-
| ||1975-11-22||||1996|| ||
|-
| ||1937-01-30||||1955|| ||
|-
| ||1943-03-22||||1976|| ||
|-
| ||1971-02-17||||1990|| ||
|-
| ||1956-10-02||||1980|| ||
|-
| ||1938-02-28||2021-03-13||1979|| ||
|-
| ||1990-06-05||||2009|| ||
|-
| ||1954-11-10||||1985|| ||
|-
| ||1982-11-26 || || 2018 || ||
|-
| ||1976-07-18||||2010||||
|-
| ||1908-01-26||1967-05-26||1950|| ||
|-
| ||1968-04-29||||2003|| ||
|-
| ||1969-04-29||2020-11-01||1993|| ||
|-
|  ||1993-01-22|| ||2019||||
|-
| ||1964-01-29||||2004|| ||
|-
| ||1979-05-30 || ||2010|| ||
|-
| ||1953-09-04||||1977|| ||
|-
| ||1979-04-19||||2003|| ||W
|-
| ||1972-07-18||||1993|| ||
|-
| ||1998-01-12||||2017|| ||
|-
| ||1975-01-11||||2007|| ||
|-
| ||1934-11-12||1973-07-14||1962|| ||
|-
| || 1993-08-14 || ||2017||  ||
|-
| ||1987-03-01||||2004|| ||
|-
| ||1972-02-15 ||||2014 || ||
|-
| ||1956-03-17||||1990|| ||
|-
| ||1980-01-08||||2002|| ||
|-
| ||1977-05-10||||1999|| ||
|-
| ||1964-09-27||||1992|| ||
|-
| || 1983-12-09|| ||2012|| ||
|-
| ||1977-05-11||||2007|| ||
|-
| ||1904-05-09||1963-07-25||1954|| ||
|-
| || 1987-01-03|| ||2015 || ||
|-
| ||1998-02-15|| ||2020||||
|-
| ||1961-05-12||||1996|| ||
|-
| ||1970-08-18||||1998|| ||
|-
| ||1996-10-18||||2017|| ||
|-
| ||1994-06-02||||2014|| ||
|-
| ||1990-03-16||||2011|| ||
|-
| ||1959-06-08||||1991|| ||
|-
| ||1958-04-23||||1999|| ||
|-
| ||1947-06-01||||1978|| ||
|-
|  ||2007-10-17||||2022|| || 
|-
| ||1926-11-16||2001-09-10||1965|| ||
|-
| ||1962-12-25||2019-09-05||2000|| ||
|-
| ||2005-03-22||||2021|| ||
|-
| ||1975-04-29||||1995|| ||
|-
| ||1972-11-26||||1996|| ||
|-
| ||1972-06-03||||2000|| ||
|-
| ||1980-04-15||||2006|| ||
|-
| ||1969-08-26||||1997|| ||
|-
| ||1982-12-29||||2009|| ||
|-
| ||1957-05-02||||1986|| ||
|-
| ||1996-01-25 || || 2018 || ||
|-
| ||1947-10-14||2016-06-06||1978|| ||
|-
| ||1977-09-19||||1996|| || SGM
|-
| ||1945-12-21||||1973|| ||
|-
| || 2004-01-21 || ||2022|| ||
|-
| || 1997-05-21 || ||2016|| ||
|-
| ||1950-02-11||2021-08-18||1977|| ||
|-
| ||1980-07-25||2020-09-04||2002|| ||
|-
| ||1976-06-17||||1994|| || SGM
|-
| ||1955-05-24 ||||2005 || ||
|-
| ||1990-05-10 || ||2016|| ||
|-
|  ||1992-08-13|| ||2019||||
|-
| ||1994-05-31 ||||2009 || ||
|-
| ||1989-04-06||||2009|| ||
|-
| ||1969-03-04||||2007|| ||
|-
|  ||1996-07-12|| ||2019||||
|-
|  ||1992-01-01 ||||2014 || ||
|-
| ||1989-06-21 ||||2010 || ||
|-
| ||1983-04-13|| ||2010|| ||
|-
| ||1917-03-19||1998-08-08||1950|| ||
|-
| ||1955-02-08||2003-08-31||1994|| ||

|-
| ||2001-02-05 || || 2018 || ||
|-
| ||1973-10-04 ||||2010 || ||
|-
| ||1987-04-12||||2002|| ||
|-
| ||1926-02-07||2016-11-28||1952|| ||
|-
| ||1936-11-09||1992-06-28||1957|| || SGM
|-
| ||1973-07-03 ||||2010 || ||
|-
| ||1997-03-19 || || 2018 || ||
|-
| ||1999-11-29 || || 2018 || ||
|-
| ||1999-06-04 || ||2016|| ||
|-
| ||1952-02-22||||1976|| ||
|-
| ||1987-02-09 ||||2013 || ||
|-
| ||1887-02-21||1956-02-05||1950|| ||
|-
| ||1988-08-02 ||||2013 || ||
|-
| ||1961-08-08||||1995|| ||
|-
| ||1994-07-06||||1995|| ||
|-
| ||1993-09-19||||2009|| ||
|-
|  ||1922-02-16||2006-07-23||1992||||HG
|-
| ||1968-02-28||||1996||||
|-
| ||1983-01-07||||2007||||
|-
| ||1981-00-00||||2017||||
|-
| ||1999-01-10||||2020||||
|-
| ||1959-08-12||||1997||||
|-
| ||1981-04-10|| ||2018 ||||
|-
| ||1969-03-19||||1997||||
|-
| ||1985-02-06||||2010||||
|-
| ||1994-07-17|| ||2020||||
|-
| ||1951-12-14||||1974||||
|-
| ||1985-01-06||||2003||||
|-
| ||1949-04-27||||1980|| ||
|-
| ||1966-06-01||||1994|| ||
|-
| ||1997-03-13||||2017|| || W
|-
| ||1962-09-24||||1991|| ||
|-
| ||1958-08-26||||1995|| ||
|-
| ||1976-10-21||||2002|| ||
|-
| ||1973-02-14||||1991|| || SGM
|-
| ||1973-11-09||||1995|| ||
|-
| ||1940-11-10||||1989|| ||
|-
| ||1974-11-08||||2006|| ||
|-
| ||1963-05-17||||1997|| ||
|-
| ||1964-09-23||||1990|| ||
|-
| ||1910-05-01||1969-03-03||1953|| ||
|-
| ||1987-07-01||||2005|| || SGM
|-
|  ||1990-03-05 ||||2012 || ||
|-
| ||1975-03-15||||1992|| || SGM
|-
| ||1951-11-04||||1974|| ||
|-
| ||1905-11-23||1978-03-19||1977||||HG
|-
| ||1960-06-15||2019-11-14||1998|| ||
|-
| ||1967-08-10||||2001|| ||
|-
| ||1990-03-21||||2010|| ||
|-
| ||1970-05-28||2019-02-13||2017|| ||
|-
| ||1997-10-21||||2017|| ||
|-
| ||1974-05-20||||2006|| ||
|-
| ||1971-12-21||||1994|| ||
|-
| ||1910-08-31||1980-12-01||1953|| ||
|-
| ||1937-03-07||2000-07-12||1963|| ||
|-
| ||1989-09-22|| ||2020||||
|-
| ||1998-05-06 ||||2014 || ||
|-
| ||1972-06-22||||1999|| ||
|-
| ||1988-02-14||||2007|| ||
|-
| ||1946-03-15||||1972|| ||
|-
| ||1953-05-27||||2002|| ||
|-
| ||1975-12-11||||2002|| ||
|-
| ||1979-12-07||||1999|| ||
|-
| ||1977-03-25||||2001|| ||

|-
| ||1950-08-27||||1988|| ||
|-
| ||1920-09-11||1984-04-08||1962|| ||
|-
| ||1935-03-29||2020-08-24||1959|| ||
|-
| ||1971-05-31||||1991|| ||
|-
| ||1925-06-26||2006-04-20||1954|| ||
|-
| ||1967-07-05||||1992|| ||
|-
| ||1993-05-14 || ||2016|| ||
|-
|  ||1985-08-30 ||||2012 || ||W
|-
| ||1990-10-21||||2005|| || SGM
|-
| ||1948-01-27||2005-01-03||1976|| ||
|-
| ||1951-10-15||||1971|| ||
|-
| ||1997-02-08 || ||2013|| ||
|-
| ||1949-03-05||||1985|| ||
|-
| ||1981-02-13||||2001|| ||
|-
| ||1995-04-27 ||||2014 || ||
|-
| ||1963-12-11 ||||2009 || ||
|-
| ||1971-10-01|| ||2008|| ||
|-
| ||1982-08-21||||1999|| || SGM
|-
|  ||1992-04-25|| ||2019||||
|-
| ||1967-05-23||||1995|| ||
|-
| ||1970-07-12||||1995|| ||
|-
| ||1933-03-05||2018-05-10||1961|| ||
|-
| ||1957-03-18||2008-00-00||1994|| ||
|-
| ||1998-05-06 || || 2018 || ||
|-
|  ||1997-03-16 ||||2022|| || 
|-
| ||1979-01-08||||2007|| ||
|-
| ||1969-12-06||||2004|| ||
|-
| ||1967-02-26||||2007|| ||
|-
| ||1951-03-30||||1982|| ||
|-
| ||1942-05-12||2014-05-22||1973|| ||
|-
| ||1993-08-10 || || 2018 || ||
|-
| ||1999-12-22 || || 2018 || ||
|-
| ||1985-05-20 || ||2012|| ||
|-
| ||2006-10-13|| || 2022  || ||
|-
| ||1961-01-07||||1988|| ||
|-
| ||1992-01-18||||2020|| ||
|-
| ||1989-07-15|| ||2022|| ||
|-
| ||1978-06-14||||1998|| ||
|-
| ||1998-04-16||||2017|| ||
|-
| ||1994-10-24|||| 2014|| ||SGM
|-
| ||1885-06-22||1962-10-09||1950|| ||
|-
| ||1990-03-08 ||||2011 || ||
|-
| ||1967-05-04||||2000|| ||
|-
| ||1958-06-30||||1999|| ||
|-
|  ||1999-04-24|| ||2019||||
|-
|  ||1989-08-12||||2013|| ||
|-
| ||1963-07-29||||2006|| ||
|-
| ||1987-02-04||||2007|| || SGM
|-
| ||1957-01-20||||1989|| ||
|-
| ||1989-12-16||||2009|| ||
|-
| ||1952-01-17||||1976|| ||
|-
| ||1964-08-06||||1999|| ||
|-
| ||1958-12-06||2021-11-14||1999|| ||
|-
| ||1970-08-28||||2008|| ||
|-
| ||2002-01-11|| ||2020||||
|-
| ||1974-02-07||||1998|| ||
|-
| ||1990-12-10 ||||2011 || ||
|-
| ||1986-06-11||||2001|| || SGM
|-
| ||1964-05-10||||2003|| ||
|-
| ||1971-02-02||||1997|| ||
|-
| ||1976-12-13||||2000|| ||
|-
| ||1998-01-23||||2017|| ||
|-
| ||1947-08-17||||2005|| ||
|-
| ||1974-11-29||||1999|| ||
|-
| ||1991-11-22||||2009|| ||
|-
| ||1988-11-11||||2008|| ||
|-
| ||2002-07-05|| || 2022 || ||
|-
| ||1980-09-12||||2001|| ||
|-
| ||1942-08-19||||1975|| ||
|-
| ||1953-09-11||||2003|| ||
|-
| ||1975-04-30||||2001|| ||
|-
| ||1960-01-01||2000-01-06||1989|| ||

|-
| ||1997-06-19|| ||2015 || ||
|-
| ||1968-01-26||||1988|| ||
|-
| ||1990-06-28 || ||2016|| ||
|-
| ||1989-08-04||||2005|| || SGM
|-
| ||1978-04-18||||2009|| ||
|-
| ||1987-03-31||||2004|| || SGM
|-
| ||1968-06-14||||1995|| ||
|-
| ||1989-06-22||||2017||  ||
|-
| ||1968-03-26||||1996|| ||
|-
| ||2000-03-30||||2021|| ||
|-
| ||1962-04-18||||1990|| ||
|-
| ||1953-11-26||||1995|| ||
|-
| ||1973-08-11||||2005|| ||
|-
| ||1999-06-02 ||||2013 || ||SGM
|-
| ||1986-10-01|| ||2008|| ||
|-
| ||1972-10-07||||1993|| || SGM
|-
| ||1965-04-17||||1994|| ||
|-
| ||1988-07-07||||2008|| ||
|-
| ||1984-01-15||||2006|| ||
|-
| ||1959-08-09||||1982|| ||
|-
| ||1994-02-25||||2021|| ||
|-
| ||1944-04-27||||1975|| ||
|-
|  ||1994-06-13|| ||2019||||
|-
| ||1962-08-17||||1988|| ||
|-
| ||1979-11-30||||2008|| ||
|-
| ||1963-01-01||||1998|| ||
|-
| ||1983-02-03 ||||2011 || ||
|-
| ||1987-01-13||||2005|| || SGM
|-
| ||1963-01-15||2006-07-14||1990|| ||
|-
| ||1968-02-15||||1990|| ||
|-
| ||1966-06-26 ||||2010 || ||
|-
| ||1963-09-18||||2000|| ||
|-
| ||1969-02-04||||1998|| ||
|-
| ||1976-03-10||||2000|| ||

|-
| ||1970-10-23||||1995|| ||W
|-
| ||2000-10-30||||2015|| ||SGM
|-
| ||1989-02-01||||2011|| ||
|-
| ||1962-09-17||||1994|| ||W
|-
| ||1999-09-19||||2017|| ||
|-
| ||1998-05-28|| ||2019||||
|-
| ||1996-12-03||||2017|| ||
|-
| ||1976-10-29||||2007|| ||W

|-
| || 1996-12-04 || ||2016|| ||
|-
|  ||1988-05-06|| ||2019||||
|-
| ||1925-03-26||2000-03-05||1964||||
|-
| ||1960-11-20||||1993|| ||
|-
| ||1963-10-03||||1990|| ||
|-
| ||1994-02-27|| ||2008|| ||W
|-
| ||1992-11-05 || ||2012|| ||
|-
|  ||2006-12-19 ||||2022|| || 
|-
| ||1959-10-24||||1990|| ||
|-
|  ||1991-09-01 ||||2012 || ||
|-
| ||1979-03-26||||2004|| ||
|-
| ||1994-06-08||||2009|| || SGM
|-
| ||1959-05-01||2011-06-12||1996|| ||

|-
| ||1982-05-15 ||||2010|| ||
|-
| ||1963-07-14||2008-08-10||2000|| ||
|-
| ||1968-03-30||||2007|| ||
|-
| ||1969-11-20 ||||2013 || ||
|-
| ||1965-04-09||||1993|| ||
|-
| ||1957-02-11||||1984|| ||
|-
| ||1965-07-29||||2001|| ||
|-
| ||1938-05-27||||1976|| ||
|-
| ||1935-06-15||1971-10-31||1967|| ||
|-
| ||1985-06-28||||2017|| ||
|-
| || 1999-01-11 || ||2016|| ||
|-
| ||1981-07-07||||2007|| ||
|-
| ||1998-02-05||||2020|| ||
|-
| ||1958-08-22||||1984|| ||
|-
| ||1985-09-26 ||||2013 || ||
|-
| ||1972-11-17||||1994|| ||
|-
| ||1963-10-22||2014-10-04||2000|| ||
|-
| ||1965-09-21||||1997|| ||
|-
|  ||1923-09-09||2014-12-08||2003||||HG
|-
| ||1993-06-10 ||||2013 || ||
|-
| ||1993-07-14||||2009|| ||
|-
| ||1971-08-16||||2000|| ||
|-
| ||1980-06-29||||2001|| ||
|-
| ||1978-09-05||||1998|| ||
|-
| ||1985-04-06||||2008|| ||W
|-
| ||1986-12-12||||2004|| ||
|-
| ||1986-06-26||||2008|| ||
|-
| ||1991-05-29||||2017|| || W
|-
| ||1988-06-11||||2006|| ||
|-
| ||1986-01-10 ||||2008 || ||
|-
| ||1976-03-16||||2001|||| W
|-
| ||1958-12-27||||2005||||
|-
|  ||1996-09-05||||2019||||
|-
| ||1993-08-27 |||| 2018 || ||
|-
| ||1976-02-17||||1999|| ||
|-
| ||1954-05-26||||1998|| ||
|-
| ||1988-11-11||||2014 || ||
|-
| ||1987-02-14||||2006|| ||
|-
| ||1990-07-27||||2017|| ||
|-
| ||1963-06-25||||1994|| ||
|-
| ||1974-01-10 ||||2011|| ||
|-
| ||1970-11-04||||1997|| ||
|-
| ||1979-12-17||||2002|| ||
|-
| ||1983-04-04 ||||2011 || ||
|-
| ||1979-06-05||||2010|| || W
|-
| ||1976-08-18||||1994|| ||
|-
| ||1985-09-18||||2006|| ||
|-
| ||1989-03-28||||2007|| ||
|}

<div style=font-sizesmall;>Legenda Note
<div style=font-size:small;>HG: Honoris Causa
<div style=font-size:small;>W: Donna Grande Maestro
<div style=font-size:small;>SGM: Super GM

Statistiche 
 Paesi con almeno 10 Grandi maestri, in vita al 10 ottobre 2022:
   
: 239 
: 108 
: 98 
: 92 
: 76 
: 55 
: 52 
: 52 
: 50 
: 48 
: 45 
: 44 

: 42 
: 41 
: 38 
: 33 
: 33 
: 33 
: 32 
: 32 
: 32 
: 26 
: 24 
: 22 

: 19 
: 18 
: 17 
: 17 
: 17 
: 16  
: 16 
: 15 
: 15 
: 15 
: 14 
: 14 

: 13 
: 13 
: 13 
: 13 

: 12 
: 12 
: 12 
: 11 
: 10 
: 10

Note

Voci correlate
 Grande maestro internazionale
 Federazioni associate alla FIDE

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Scacchisti
Titoli scacchistici